|-
|(21001) Trogrlic||1987 GF|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,322|| align=right|21,53|| align=right|3,550||MBA||1. dubna 1987||Palomar||A. Maury
|-
|(21002)||1987 QU7|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,227|| align=right|7,77|| align=right|4,125||MBA||29. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21003)||1987 YV1|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,166|| align=right|14,40|| align=right|4,233||MBA||17. prosince 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|(21004)||1988 BM4|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,203|| align=right|4,12|| align=right|4,245||MBA||22. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21005)||1988 BF5|| align=right|14,7|| align=right|2,662|| align=right|0,139|| align=right|10,71|| align=right|4,342||MBA||28. ledna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21006)||1988 DG2|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,134|| align=right|9,70|| align=right|4,247||MBA||17. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21007)||1988 FD3|| align=right|14,7|| align=right|2,192|| align=right|0,100|| align=right|4,23|| align=right|3,245||MBA||19. března 1988||La Silla||W. Ferreri
|-
|(21008)||1988 PE|| align=right|14,6|| align=right|2,315|| align=right|0,265|| align=right|9,19|| align=right|3,521||MBA||9. srpna 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(21009)||1988 PN1|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,199|| align=right|3,02|| align=right|3,752||MBA||12. srpna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(21010) Kishon||1988 PL2|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,222|| align=right|7,24|| align=right|3,369||MBA||13. srpna 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(21011)||1988 RP4|| align=right|14,0|| align=right|2,366|| align=right|0,122|| align=right|5,20|| align=right|3,640||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21012)||1988 RU9|| align=right|13,4|| align=right|3,113|| align=right|0,088|| align=right|15,62|| align=right|5,491||MBA||8. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21013)||1988 RW10|| align=right|14,9|| align=right|3,074|| align=right|0,154|| align=right|0,47|| align=right|5,388||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(21014) Daishi||1988 TS1|| align=right|13,4|| align=right|3,132|| align=right|0,219|| align=right|1,58|| align=right|5,542||MBA||13. října 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(21015)||1988 UF|| align=right|12,1|| align=right|3,029|| align=right|0,119|| align=right|11,03|| align=right|5,272||MBA||16. října 1988||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(21016) Miyazawaseiroku||1988 VA|| align=right|13,9|| align=right|2,432|| align=right|0,197|| align=right|11,85|| align=right|3,791||MBA||2. listopadu 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(21017)||1988 VP|| align=right|12,7|| align=right|2,538|| align=right|0,067|| align=right|14,40|| align=right|4,043||MBA||3. listopadu 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(21018)||1988 VV1|| align=right|12,6|| align=right|2,915|| align=right|0,255|| align=right|12,52|| align=right|4,975||MBA||2. listopadu 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(21019)||1988 VC2|| align=right|13,5|| align=right|3,152|| align=right|0,181|| align=right|6,07|| align=right|5,596||MBA||2. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21020)||1988 VH2|| align=right|13,7|| align=right|2,417|| align=right|0,215|| align=right|9,57|| align=right|3,757||MBA||8. listopadu 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(21021)||1988 XL2|| align=right|12,6|| align=right|3,104|| align=right|0,230|| align=right|16,00|| align=right|5,468||MBA||7. prosince 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(21022) Ike||1989 CR|| align=right|13,0|| align=right|2,562|| align=right|0,257|| align=right|24,96|| align=right|4,100||MBA||2. února 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(21023)||1989 DK|| align=right|12,6|| align=right|2,607|| align=right|0,102|| align=right|11,90|| align=right|4,209||MBA||28. února 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21024)||1989 GD3|| align=right|14,2|| align=right|2,598|| align=right|0,167|| align=right|13,49|| align=right|4,186||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21025)||1989 SL2|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,164|| align=right|4,10|| align=right|3,434||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21026)||1989 SE4|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,188|| align=right|5,61|| align=right|3,611||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21027)||1989 SR5|| align=right|14,5|| align=right|2,926|| align=right|0,078|| align=right|3,23|| align=right|5,004||MBA||28. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21028)||1989 TO|| align=right|13,6|| align=right|2,333|| align=right|0,301|| align=right|21,80|| align=right|3,563||MBA||4. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(21029)||1989 TA6|| align=right|14,3|| align=right|2,871|| align=right|0,059|| align=right|3,27|| align=right|4,863||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21030)||1989 TZ11|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,364|| align=right|8,44|| align=right|3,612||MBA||2. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(21031)||1989 TO15|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,233|| align=right|2,58|| align=right|3,510||MBA||3. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21032)||1989 TN16|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,081|| align=right|2,29|| align=right|3,314||MBA||4. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21033)||1989 UM|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,184|| align=right|1,70|| align=right|3,486||MBA||21. října 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21034)||1989 WB3|| align=right|13,3|| align=right|2,987|| align=right|0,058|| align=right|10,47|| align=right|5,162||MBA||25. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(21035)||1990 AE|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,251|| align=right|4,79|| align=right|3,577||MBA||1. ledna 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21036)||1990 BA2|| align=right|12,4|| align=right|3,043|| align=right|0,147|| align=right|10,53|| align=right|5,308||MBA||30. ledna 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(21037)||1990 EB|| align=right|13,7|| align=right|2,376|| align=right|0,150|| align=right|12,09|| align=right|3,661||MBA||4. března 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(21038)||1990 EP3|| align=right|13,6|| align=right|3,193|| align=right|0,105|| align=right|5,52|| align=right|5,704||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21039)||1990 ES4|| align=right|15,5|| align=right|2,429|| align=right|0,162|| align=right|1,47|| align=right|3,784||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21040)||1990 OZ|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,163|| align=right|12,81|| align=right|4,385||MBA||20. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(21041)||1990 QO1|| align=right|12,7|| align=right|3,002|| align=right|0,048|| align=right|10,13|| align=right|5,200||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21042)||1990 QT7|| align=right|13,6|| align=right|3,253|| align=right|0,121|| align=right|0,73|| align=right|5,866||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21043)||1990 RT2|| align=right|13,3|| align=right|2,702|| align=right|0,171|| align=right|12,01|| align=right|4,441||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21044)||1990 SE1|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,173|| align=right|13,02|| align=right|4,067||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21045)||1990 SQ1|| align=right|13,2|| align=right|2,673|| align=right|0,195|| align=right|11,74|| align=right|4,370||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21046)||1990 SH3|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,266|| align=right|5,58|| align=right|5,372||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21047) Hodierna||1990 SE5|| align=right|12,9|| align=right|3,984|| align=right|0,177|| align=right|4,50|| align=right|7,950||HLD||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21048)||1990 SV9|| align=right|16,2|| align=right|2,136|| align=right|0,111|| align=right|3,48|| align=right|3,121||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21049)||1990 SU16|| align=right|13,8|| align=right|2,474|| align=right|0,128|| align=right|6,22|| align=right|3,890||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21050) Beck||1990 TG2|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,192|| align=right|12,89|| align=right|4,560||MBA||10. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(21051)||1990 UM|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,315|| align=right|10,94|| align=right|4,588||MBA||20. října 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(21052)||1990 UG5|| align=right|15,4|| align=right|2,775|| align=right|0,156|| align=right|8,70|| align=right|4,623||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21053)||1990 VE|| align=right|13,1|| align=right|2,767|| align=right|0,179|| align=right|6,94|| align=right|4,602||MBA||10. listopadu 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(21054)||1990 VL5|| align=right|12,6|| align=right|3,014|| align=right|0,098|| align=right|11,56|| align=right|5,231||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21055)||1990 YR|| align=right|13,1|| align=right|2,790|| align=right|0,183|| align=right|7,36|| align=right|4,659||MBA||23. prosince 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(21056)||1991 CA1|| align=right|14,6|| align=right|1,851|| align=right|0,107|| align=right|25,56|| align=right|2,518||MBA||14. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(21057)||1991 GJ8|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,036|| align=right|7,90|| align=right|3,461||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21058)||1991 GF9|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,123|| align=right|4,44|| align=right|3,472||MBA||10. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21059) Penderecki||1991 GR10|| align=right|13,9|| align=right|2,968|| align=right|0,065|| align=right|10,94|| align=right|5,112||MBA||9. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(21060)||1991 JC|| align=right|14,8|| align=right|2,345|| align=right|0,193|| align=right|3,47|| align=right|3,590||MBA||2. května 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(21061)||1991 JD|| align=right|14,5|| align=right|2,350|| align=right|0,209|| align=right|2,93|| align=right|3,602||MBA||3. května 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(21062) Iasky||1991 JW1|| align=right|11,7|| align=right|3,045|| align=right|0,039|| align=right|23,58|| align=right|5,313||MBA||13. května 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(21063)||1991 JC2|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,199|| align=right|7,75|| align=right|3,523||MBA||8. května 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21064) Yangliwei||1991 LY1|| align=right|14,1|| align=right|3,184|| align=right|0,123|| align=right|2,61|| align=right|5,681||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21065)||1991 NM|| align=right|12,1|| align=right|3,133|| align=right|0,211|| align=right|16,61|| align=right|5,545||MBA||10. července 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(21066)||1991 NG5|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,227|| align=right|4,35|| align=right|3,675||MBA||10. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21067)||1991 PY1|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,129|| align=right|7,41|| align=right|3,796||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21068)||1991 PL2|| align=right|15,7|| align=right|2,451|| align=right|0,196|| align=right|4,09|| align=right|3,837||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21069)||1991 PY3|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,104|| align=right|0,82|| align=right|4,177||MBA||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21070)||1991 PD6|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,202|| align=right|1,70|| align=right|4,105||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21071)||1991 PE7|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,061|| align=right|14,60|| align=right|4,085||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21072)||1991 PU8|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,164|| align=right|6,78|| align=right|4,126||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21073)||1991 RE|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,226|| align=right|2,92|| align=right|4,147||MBA||4. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21074) Rügen||1991 RA4|| align=right|14,3|| align=right|2,471|| align=right|0,118|| align=right|7,73|| align=right|3,883||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(21075)||1991 RF4|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,180|| align=right|2,24|| align=right|3,769||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(21076) Kokoschka||1991 RG4|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,224|| align=right|1,52|| align=right|3,757||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(21077)||1991 RG14|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,188|| align=right|13,03|| align=right|4,078||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21078)||1991 RR16|| align=right|12,7|| align=right|3,403|| align=right|0,082|| align=right|8,07|| align=right|6,276||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21079)||1991 RR17|| align=right|13,5|| align=right|2,760|| align=right|0,161|| align=right|9,35|| align=right|4,585||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21080)||1991 RD18|| align=right|14,2|| align=right|2,446|| align=right|0,045|| align=right|3,89|| align=right|3,825||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21081)||1991 RC19|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,266|| align=right|3,71|| align=right|4,194||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21082) Araimasaru||1991 TG2|| align=right|14,5|| align=right|2,576|| align=right|0,307|| align=right|6,01|| align=right|4,134||MBA||13. října 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(21083)||1991 TH14|| align=right|15,5|| align=right|2,588|| align=right|0,276|| align=right|5,15|| align=right|4,163||MBA||2. října 1991||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(21084)||1991 UV3|| align=right|13,7|| align=right|2,728|| align=right|0,170|| align=right|8,83|| align=right|4,504||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21085)||1991 UL4|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,226|| align=right|4,90|| align=right|4,372||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21086)||1992 AO1|| align=right|13,9|| align=right|2,412|| align=right|0,209|| align=right|4,09|| align=right|3,746||MBA||10. ledna 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(21087)||1992 BH2|| align=right|13,2|| align=right|2,681|| align=right|0,184|| align=right|11,19|| align=right|4,389||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21088)||1992 BL2|| align=right|14,4|| align=right|1,707|| align=right|0,239|| align=right|38,47|| align=right|2,230||AMR||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21089) Mochizuki||1992 CQ|| align=right|13,2|| align=right|2,666|| align=right|0,134|| align=right|14,23|| align=right|4,351||MBA||8. února 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(21090)||1992 DZ6|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,141|| align=right|11,78|| align=right|4,422||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21091)||1992 DK8|| align=right|14,8|| align=right|2,246|| align=right|0,195|| align=right|5,23|| align=right|3,366||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21092)||1992 EJ6|| align=right|14,6|| align=right|2,771|| align=right|0,027|| align=right|6,17|| align=right|4,612||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21093)||1992 EK6|| align=right|14,3|| align=right|2,744|| align=right|0,049|| align=right|6,46|| align=right|4,543||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21094)||1992 EP7|| align=right|14,2|| align=right|2,658|| align=right|0,225|| align=right|13,57|| align=right|4,334||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21095)||1992 EG11|| align=right|14,2|| align=right|2,716|| align=right|0,157|| align=right|13,10|| align=right|4,474||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21096)||1992 EZ11|| align=right|13,2|| align=right|2,710|| align=right|0,140|| align=right|5,50|| align=right|4,460||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21097)||1992 ER25|| align=right|14,0|| align=right|2,985|| align=right|0,184|| align=right|2,73|| align=right|5,156||MBA||8. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21098)||1992 EB27|| align=right|15,0|| align=right|2,928|| align=right|0,084|| align=right|0,77|| align=right|5,009||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21099)||1992 GM2|| align=right|15,2|| align=right|2,130|| align=right|0,094|| align=right|0,99|| align=right|3,109||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21100)||1992 OB|| align=right|13,4|| align=right|3,091|| align=right|0,208|| align=right|17,71|| align=right|5,434||MBA||26. července 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21101)||1992 OJ1|| align=right|13,8|| align=right|2,281|| align=right|0,181|| align=right|23,57|| align=right|3,445||MBA||26. července 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21102)||1992 OF2|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,136|| align=right|5,49|| align=right|3,469||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21103)||1992 OB3|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,106|| align=right|5,83|| align=right|3,364||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21104)||1992 PY|| align=right|13,8|| align=right|2,342|| align=right|0,297|| align=right|21,37|| align=right|3,583||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21105)||1992 PU1|| align=right|14,0|| align=right|3,148|| align=right|0,134|| align=right|4,02|| align=right|5,585||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21106)||1992 PO2|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,143|| align=right|6,11|| align=right|3,474||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21107)||1992 PZ4|| align=right|13,4|| align=right|2,608|| align=right|0,192|| align=right|13,43|| align=right|4,212||MBA||4. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21108)||1992 QT|| align=right|14,3|| align=right|2,312|| align=right|0,186|| align=right|26,43|| align=right|3,515||MBA||31. srpna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(21109) Sünkel||1992 RY|| align=right|13,4|| align=right|3,121|| align=right|0,115|| align=right|13,71|| align=right|5,512||MBA||4. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(21110) Karlvalentin||1992 RC1|| align=right|15,5|| align=right|2,357|| align=right|0,223|| align=right|2,36|| align=right|3,618||MBA||4. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(21111)||1992 RP3|| align=right|14,2|| align=right|2,472|| align=right|0,157|| align=right|12,84|| align=right|3,887||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21112)||1992 RY3|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,173|| align=right|5,87|| align=right|3,448||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21113)||1992 RG4|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,194|| align=right|6,96|| align=right|3,633||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21114)||1992 RS5|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,115|| align=right|4,43|| align=right|3,543||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21115)||1992 RL7|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,179|| align=right|2,76|| align=right|3,638||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21116)||1992 SO|| align=right|14,4|| align=right|2,320|| align=right|0,165|| align=right|5,77|| align=right|3,533||MBA||26. září 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(21117)||1992 SB13|| align=right|14,1|| align=right|2,285|| align=right|0,095|| align=right|3,58|| align=right|3,455||MBA||30. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21118)||1992 SB17|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,194|| align=right|2,06|| align=right|3,750||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(21119)||1992 UJ|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,189|| align=right|2,37|| align=right|4,056||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21120)||1992 WP|| align=right|14,3|| align=right|2,560|| align=right|0,178|| align=right|13,38|| align=right|4,095||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21121)||1992 WV|| align=right|14,4|| align=right|2,419|| align=right|0,162|| align=right|5,59|| align=right|3,761||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21122)||1992 YK|| align=right|13,6|| align=right|2,370|| align=right|0,068|| align=right|6,94|| align=right|3,647||MBA||23. prosince 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(21123)||1992 YP2|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,122|| align=right|8,88|| align=right|3,858||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21124)||1992 YR2|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,061|| align=right|5,15|| align=right|3,660||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21125) Orff||1992 YZ4|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,158|| align=right|7,13|| align=right|3,591||MBA||30. prosince 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(21126)||1993 BJ2|| align=right|12,8|| align=right|2,407|| align=right|0,137|| align=right|6,98|| align=right|3,734||MBA||19. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(21127)||1993 BF4|| align=right|13,7|| align=right|2,665|| align=right|0,200|| align=right|13,10|| align=right|4,350||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21128) Chapuis||1993 BJ5|| align=right|12,0|| align=right|3,990|| align=right|0,102|| align=right|7,88|| align=right|7,968||HLD||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21129)||1993 BJ7|| align=right|13,7|| align=right|2,608|| align=right|0,079|| align=right|15,20|| align=right|4,210||MBA||23. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21130)||1993 FN|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,215|| align=right|10,72|| align=right|4,032||MBA||23. března 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(21131)||1993 FQ7|| align=right|14,0|| align=right|3,004|| align=right|0,046|| align=right|10,88|| align=right|5,206||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21132)||1993 FN10|| align=right|13,5|| align=right|2,882|| align=right|0,107|| align=right|3,15|| align=right|4,892||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21133)||1993 FE11|| align=right|14,4|| align=right|2,770|| align=right|0,102|| align=right|4,55|| align=right|4,610||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21134)||1993 FE13|| align=right|13,2|| align=right|2,758|| align=right|0,071|| align=right|6,12|| align=right|4,578||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21135)||1993 FL14|| align=right|13,6|| align=right|2,549|| align=right|0,082|| align=right|4,59|| align=right|4,070||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21136)||1993 FH19|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,095|| align=right|6,80|| align=right|4,588||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21137)||1993 FX20|| align=right|14,0|| align=right|2,920|| align=right|0,091|| align=right|1,90|| align=right|4,990||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21138)||1993 FS24|| align=right|15,0|| align=right|2,621|| align=right|0,085|| align=right|4,51|| align=right|4,243||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21139)||1993 FP26|| align=right|15,1|| align=right|2,580|| align=right|0,236|| align=right|3,02|| align=right|4,143||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21140)||1993 FN28|| align=right|15,4|| align=right|2,587|| align=right|0,215|| align=right|4,00|| align=right|4,159||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21141)||1993 FD30|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,094|| align=right|5,20|| align=right|4,556||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21142)||1993 FV30|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,247|| align=right|7,21|| align=right|4,066||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21143)||1993 FX31|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,098|| align=right|3,90|| align=right|4,411||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21144)||1993 FA46|| align=right|14,6|| align=right|2,701|| align=right|0,118|| align=right|2,56|| align=right|4,438||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21145)||1993 FZ57|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,103|| align=right|2,21|| align=right|4,461||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21146)||1993 FD67|| align=right|14,3|| align=right|2,693|| align=right|0,207|| align=right|1,75|| align=right|4,420||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21147)||1993 FV80|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,183|| align=right|2,59|| align=right|4,390||MBA||18. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21148) Billramsey||1993 HN1|| align=right|14,1|| align=right|2,690|| align=right|0,187|| align=right|12,87|| align=right|4,412||MBA||16. dubna 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(21149) Kenmitchell||1993 HY5|| align=right|15,2|| align=right|1,933|| align=right|0,036|| align=right|23,94|| align=right|2,687||MBA||19. dubna 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(21150)||1993 LF1|| align=right|13,9|| align=right|2,562|| align=right|0,147|| align=right|12,04|| align=right|4,099||MBA||13. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21151)||1993 LO1|| align=right|14,0|| align=right|2,621|| align=right|0,266|| align=right|10,71|| align=right|4,243||MBA||13. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21152)||1993 MB1|| align=right|12,6|| align=right|2,570|| align=right|0,142|| align=right|13,59|| align=right|4,119||MBA||17. června 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(21153)||1993 MF1|| align=right|13,5|| align=right|2,662|| align=right|0,164|| align=right|12,77|| align=right|4,342||MBA||18. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21154)||1993 NS1|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,274|| align=right|8,69|| align=right|5,418||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21155)||1993 NW1|| align=right|14,3|| align=right|2,896|| align=right|0,042|| align=right|1,53|| align=right|4,928||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21156)||1993 QP7|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,073|| align=right|6,36|| align=right|3,526||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21157)||1993 RC5|| align=right|14,1|| align=right|3,193|| align=right|0,106|| align=right|2,90|| align=right|5,705||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21158)||1993 RP18|| align=right|15,7|| align=right|2,157|| align=right|0,035|| align=right|2,28|| align=right|3,168||MBA||15. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(21159)||1993 ST5|| align=right|15,1|| align=right|2,132|| align=right|0,150|| align=right|1,61|| align=right|3,113||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21160)||1993 TJ|| align=right|13,0|| align=right|3,018|| align=right|0,049|| align=right|9,66|| align=right|5,243||MBA||10. října 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(21161)||1993 TR1|| align=right|12,1|| align=right|3,167|| align=right|0,056|| align=right|13,85|| align=right|5,636||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21162)||1993 TW16|| align=right|14,8|| align=right|2,985|| align=right|0,160|| align=right|2,89|| align=right|5,156||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21163)||1993 TJ24|| align=right|15,9|| align=right|2,176|| align=right|0,119|| align=right|2,26|| align=right|3,210||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21164)||1993 UZ7|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,140|| align=right|7,33|| align=right|5,623||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21165)||1993 VF2|| align=right|15,7|| align=right|2,195|| align=right|0,167|| align=right|3,87|| align=right|3,252||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21166)||1993 XH|| align=right|15,6|| align=right|2,217|| align=right|0,158|| align=right|5,39|| align=right|3,301||MBA||6. prosince 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(21167)||1993 XQ|| align=right|14,0|| align=right|2,929|| align=right|0,097|| align=right|1,20|| align=right|5,012||MBA||9. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21168)||1994 AC8|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,130|| align=right|4,40|| align=right|3,343||MBA||7. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21169)||1994 AG10|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,145|| align=right|2,50|| align=right|3,557||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21170)||1994 AL10|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,143|| align=right|5,60|| align=right|3,396||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21171)||1994 CG1|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,198|| align=right|5,01|| align=right|3,383||MBA||7. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21172)||1994 CK10|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,098|| align=right|3,68|| align=right|3,452||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21173)||1994 CU10|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,030|| align=right|6,31|| align=right|3,478||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21174)||1994 CG12|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,155|| align=right|3,29|| align=right|3,754||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21175)||1994 CP12|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,138|| align=right|3,09|| align=right|3,447||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21176)||1994 CN13|| align=right|14,5|| align=right|2,455|| align=right|0,189|| align=right|3,64|| align=right|3,845||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21177)||1994 CC17|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,166|| align=right|3,04|| align=right|3,595||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21178)||1994 CJ17|| align=right|15,1|| align=right|2,396|| align=right|0,126|| align=right|7,37|| align=right|3,707||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21179)||1994 CL18|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,080|| align=right|7,09|| align=right|3,609||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21180)||1994 DC|| align=right|14,9|| align=right|2,396|| align=right|0,198|| align=right|8,92|| align=right|3,708||MBA||16. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21181)||1994 EB2|| align=right|13,7|| align=right|2,394|| align=right|0,229|| align=right|23,12|| align=right|3,703||MBA||6. března 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(21182)||1994 EC2|| align=right|13,6|| align=right|2,292|| align=right|0,256|| align=right|25,24|| align=right|3,469||MBA||12. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21183)||1994 EO2|| align=right|13,9|| align=right|2,296|| align=right|0,286|| align=right|23,09|| align=right|3,479||MBA||9. března 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(21184)||1994 EC5|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,061|| align=right|6,14|| align=right|3,752||MBA||6. března 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21185)||1994 EH6|| align=right|15,4|| align=right|2,339|| align=right|0,048|| align=right|7,08|| align=right|3,577||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21186)||1994 EO6|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,099|| align=right|5,09|| align=right|3,627||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21187)||1994 FY|| align=right|14,3|| align=right|2,365|| align=right|0,108|| align=right|12,06|| align=right|3,636||MBA||31. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21188)||1994 GN|| align=right|14,7|| align=right|2,269|| align=right|0,140|| align=right|5,55|| align=right|3,418||MBA||5. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21189)||1994 JB|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,192|| align=right|3,16|| align=right|4,062||MBA||3. května 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(21190)||1994 JQ|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,051|| align=right|2,34|| align=right|4,045||MBA||10. května 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(21191)||1994 JL6|| align=right|15,2|| align=right|2,530|| align=right|0,014|| align=right|2,33|| align=right|4,023||MBA||4. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21192)||1994 NA|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,110|| align=right|7,21|| align=right|3,829||MBA||2. července 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(21193)||1994 PJ1|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,137|| align=right|13,94|| align=right|4,072||MBA||14. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21194)||1994 PN1|| align=right|12,8|| align=right|2,796|| align=right|0,195|| align=right|24,66|| align=right|4,675||MBA||11. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21195)||1994 PK4|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,139|| align=right|2,64|| align=right|4,539||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21196)||1994 PU5|| align=right|14,1|| align=right|2,966|| align=right|0,073|| align=right|9,87|| align=right|5,108||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21197)||1994 PS7|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,097|| align=right|1,71|| align=right|4,692||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21198)||1994 PX7|| align=right|15,4|| align=right|2,780|| align=right|0,104|| align=right|1,88|| align=right|4,635||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21199)||1994 PV8|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,119|| align=right|5,26|| align=right|3,457||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21200)||1994 PU10|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,010|| align=right|6,52|| align=right|4,529||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21201)||1994 PO18|| align=right|14,7|| align=right|2,908|| align=right|0,058|| align=right|2,34|| align=right|4,958||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21202)||1994 PW19|| align=right|15,5|| align=right|2,983|| align=right|0,127|| align=right|0,67|| align=right|5,152||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21203)||1994 PP20|| align=right|14,6|| align=right|3,221|| align=right|0,220|| align=right|3,12|| align=right|5,779||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21204)||1994 PH26|| align=right|14,1|| align=right|2,894|| align=right|0,029|| align=right|2,70|| align=right|4,924||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21205)||1994 PV27|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,160|| align=right|6,66|| align=right|4,222||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21206)||1994 PT28|| align=right|14,3|| align=right|2,937|| align=right|0,057|| align=right|2,75|| align=right|5,032||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21207)||1994 PH29|| align=right|14,3|| align=right|2,720|| align=right|0,045|| align=right|3,23|| align=right|4,486||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21208)||1994 PW29|| align=right|14,3|| align=right|2,930|| align=right|0,133|| align=right|10,56|| align=right|5,016||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21209)||1994 PO30|| align=right|14,2|| align=right|2,849|| align=right|0,125|| align=right|4,60|| align=right|4,808||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21210)||1994 PA31|| align=right|13,8|| align=right|3,222|| align=right|0,068|| align=right|13,73|| align=right|5,782||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21211)||1994 PP36|| align=right|13,6|| align=right|2,976|| align=right|0,034|| align=right|8,57|| align=right|5,133||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21212)||1994 PG39|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,145|| align=right|0,63|| align=right|5,546||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21213)||1994 RL7|| align=right|14,4|| align=right|2,760|| align=right|0,206|| align=right|1,88|| align=right|4,586||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21214)||1994 RN7|| align=right|14,9|| align=right|2,782|| align=right|0,044|| align=right|3,32|| align=right|4,639||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21215)||1994 UQ|| align=right|13,1|| align=right|2,679|| align=right|0,129|| align=right|13,79|| align=right|4,384||MBA||31. října 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21216)||1994 UZ1|| align=right|13,0|| align=right|2,906|| align=right|0,074|| align=right|13,29|| align=right|4,953||MBA||31. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21217)||1994 VM1|| align=right|13,9|| align=right|3,062|| align=right|0,195|| align=right|4,70|| align=right|5,356||MBA||4. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21218)||1994 VP7|| align=right|13,2|| align=right|2,995|| align=right|0,182|| align=right|13,49|| align=right|5,181||MBA||7. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21219)||1994 WV1|| align=right|13,9|| align=right|3,079|| align=right|0,142|| align=right|2,43|| align=right|5,402||MBA||28. listopadu 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(21220)||1994 WE4|| align=right|13,2|| align=right|3,000|| align=right|0,115|| align=right|11,10|| align=right|5,196||MBA||30. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21221)||1994 YM1|| align=right|12,6|| align=right|2,979|| align=right|0,091|| align=right|11,77|| align=right|5,140||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21222)||1995 BT|| align=right|13,1|| align=right|3,230|| align=right|0,112|| align=right|21,09|| align=right|5,804||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21223)||1995 DL|| align=right|12,8|| align=right|3,173|| align=right|0,097|| align=right|4,28|| align=right|5,651||MBA||21. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21224)||1995 DM6|| align=right|12,8|| align=right|3,161|| align=right|0,044|| align=right|21,39|| align=right|5,618||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21225)||1995 GQ1|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,116|| align=right|4,59|| align=right|3,429||MBA||1. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21226)||1995 ON6|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,109|| align=right|6,17|| align=right|3,533||MBA||24. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21227)||1995 QS|| align=right|14,4|| align=right|2,250|| align=right|0,159|| align=right|5,19|| align=right|3,375||MBA||16. srpna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(21228)||1995 SC|| align=right|15,6|| align=right|2,759|| align=right|0,400|| align=right|28,32|| align=right|4,583||MBA||20. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(21229) Sušil||1995 SM1|| align=right|16,0|| align=right|2,637|| align=right|0,084|| align=right|1,15|| align=right|4,281||MBA||22. září 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(21230)||1995 SK3|| align=right|14,9|| align=right|2,460|| align=right|0,166|| align=right|3,58|| align=right|3,858||MBA||23. září 1995||Loiano||Loiano
|-
|(21231)||1995 SC17|| align=right|14,5|| align=right|2,648|| align=right|0,248|| align=right|4,41|| align=right|4,309||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21232)||1995 SH26|| align=right|15,2|| align=right|2,531|| align=right|0,130|| align=right|1,75|| align=right|4,025||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21233)||1995 UU3|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,200|| align=right|4,04|| align=right|4,417||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21234) Nakashima||1995 WG|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,189|| align=right|14,08|| align=right|4,367||MBA||16. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21235)||1995 WG2|| align=right|13,6|| align=right|2,666|| align=right|0,110|| align=right|10,70|| align=right|4,352||MBA||18. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21236)||1995 WE3|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,095|| align=right|4,40|| align=right|4,048||MBA||20. listopadu 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(21237)||1995 WF5|| align=right|13,6|| align=right|2,649|| align=right|0,154|| align=right|4,38|| align=right|4,311||MBA||18. listopadu 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21238)||1995 WV7|| align=right|12,9|| align=right|2,542|| align=right|0,110|| align=right|11,44|| align=right|4,051||MBA||28. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21239)||1995 WP17|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,298|| align=right|3,98|| align=right|4,127||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21240)||1995 WP22|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|1,67|| align=right|3,754||MBA||18. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21241)||1995 WN33|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,122|| align=right|12,59|| align=right|4,190||MBA||20. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21242)||1995 WZ41|| align=right|13,7|| align=right|2,340|| align=right|0,283|| align=right|23,45|| align=right|3,580||MBA||25. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21243)||1995 XG1|| align=right|13,5|| align=right|2,555|| align=right|0,134|| align=right|12,79|| align=right|4,084||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21244)||1995 XU1|| align=right|15,1|| align=right|2,425|| align=right|0,191|| align=right|2,00|| align=right|3,776||MBA||14. prosince 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(21245)||1995 XQ4|| align=right|15,4|| align=right|2,781|| align=right|0,085|| align=right|5,40|| align=right|4,636||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21246)||1995 YF1|| align=right|13,5|| align=right|2,781|| align=right|0,117|| align=right|8,18|| align=right|4,638||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21247)||1995 YJ1|| align=right|13,5|| align=right|2,892|| align=right|0,090|| align=right|2,97|| align=right|4,918||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21248)||1995 YP1|| align=right|13,1|| align=right|2,795|| align=right|0,021|| align=right|5,52|| align=right|4,673||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21249)||1995 YX1|| align=right|14,6|| align=right|2,304|| align=right|0,101|| align=right|2,21|| align=right|3,498||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21250) Kamikouchi||1995 YQ2|| align=right|14,3|| align=right|2,730|| align=right|0,126|| align=right|12,41|| align=right|4,510||MBA||17. prosince 1995||Chichibu||N. Sato
|-
|(21251)||1995 YX3|| align=right|14,1|| align=right|2,785|| align=right|0,148|| align=right|13,50|| align=right|4,647||MBA||31. prosince 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(21252)||1995 YP8|| align=right|14,2|| align=right|2,714|| align=right|0,056|| align=right|21,96|| align=right|4,470||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21253)||1996 AX3|| align=right|13,4|| align=right|2,656|| align=right|0,077|| align=right|5,34|| align=right|4,329||MBA||13. ledna 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21254) Jonan||1996 BG2|| align=right|12,8|| align=right|2,674|| align=right|0,058|| align=right|21,44|| align=right|4,373||MBA||24. ledna 1996||Kumamoto Civil Ast||J. Kobayashi
|-
|(21255)||1996 CD2|| align=right|13,1|| align=right|2,691|| align=right|0,136|| align=right|12,31|| align=right|4,414||MBA||15. února 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(21256)||1996 CK7|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,188|| align=right|2,16|| align=right|5,735||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(21257) JižníČechy||1996 DS2|| align=right|14,5|| align=right|2,944|| align=right|0,018|| align=right|12,75|| align=right|5,051||MBA||26. února 1996||Kleť||Klet
|-
|(21258) Huckins||1996 EH1|| align=right|12,9|| align=right|3,165|| align=right|0,161|| align=right|14,71|| align=right|5,630||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(21259)||1996 ED4|| align=right|13,5|| align=right|3,031|| align=right|0,073|| align=right|10,12|| align=right|5,276||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21260)||1996 FE|| align=right|15,4|| align=right|1,928|| align=right|0,095|| align=right|22,69|| align=right|2,677||MBA||16. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(21261)||1996 FF|| align=right|15,0|| align=right|1,944|| align=right|0,089|| align=right|20,63|| align=right|2,709||MBA||16. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(21262)||1996 HA2|| align=right|13,8|| align=right|3,141|| align=right|0,241|| align=right|8,39|| align=right|5,567||MBA||24. dubna 1996||Yatsuka||R. H. McNaught; H. Abe
|-
|(21263)||1996 HJ11|| align=right|14,8|| align=right|2,211|| align=right|0,097|| align=right|4,05|| align=right|3,288||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21264)||1996 HT16|| align=right|14,1|| align=right|2,932|| align=right|0,053|| align=right|1,73|| align=right|5,019||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21265)||1996 HJ23|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,265|| align=right|3,10|| align=right|3,583||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21266)||1996 HL25|| align=right|15,2|| align=right|2,294|| align=right|0,064|| align=right|1,52|| align=right|3,473||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21267)||1996 JU5|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,148|| align=right|5,18|| align=right|3,401||MBA||11. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21268)||1996 KL1|| align=right|13,9|| align=right|3,099|| align=right|0,300|| align=right|17,98|| align=right|5,456||MBA||22. května 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(21269) Bechini||1996 LG|| align=right|14,7|| align=right|2,275|| align=right|0,194|| align=right|6,33|| align=right|3,430||MBA||6. června 1996||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(21270) Otokar||1996 OK|| align=right|16,2|| align=right|2,198|| align=right|0,224|| align=right|7,40|| align=right|3,259||MBA||19. července 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(21271)||1996 RF33|| align=right|11,8|| align=right|5,117|| align=right|0,008|| align=right|6,70|| align=right|11,58||JUT||15. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(21272)||1996 SA1|| align=right|16,0|| align=right|2,217|| align=right|0,101|| align=right|9,16|| align=right|3,300||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21273)||1996 SW2|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,141|| align=right|1,90|| align=right|3,359||MBA||19. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21274)||1996 SG4|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,207|| align=right|3,09|| align=right|4,146||MBA||19. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21275) Tosiyasu||1996 SJ7|| align=right|16,1|| align=right|2,176|| align=right|0,185|| align=right|1,16|| align=right|3,210||MBA||23. září 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(21276) Feller||1996 TF5|| align=right|16,3|| align=right|2,285|| align=right|0,143|| align=right|4,13|| align=right|3,454||MBA||8. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21277)||1996 TO5|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,518|| align=right|20,96|| align=right|3,674||AMR||9. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(21278)||1996 TG6|| align=right|15,1|| align=right|2,270|| align=right|0,129|| align=right|5,74|| align=right|3,419||MBA||5. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21279)||1996 TS10|| align=right|14,8|| align=right|2,202|| align=right|0,143|| align=right|5,68|| align=right|3,267||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21280)||1996 TL11|| align=right|15,6|| align=right|2,189|| align=right|0,140|| align=right|4,52|| align=right|3,239||MBA||11. října 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(21281)||1996 TX14|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,153|| align=right|6,60|| align=right|3,460||MBA||13. října 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(21282)||1996 TD15|| align=right|13,2|| align=right|2,303|| align=right|0,208|| align=right|21,88|| align=right|3,494||MBA||14. října 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(21283)||1996 TY46|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,039|| align=right|0,35|| align=right|3,707||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21284)||1996 TC51|| align=right|11,2|| align=right|5,249|| align=right|0,102|| align=right|7,03|| align=right|12,03||JUT||5. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21285)||1996 UZ|| align=right|14,0|| align=right|2,297|| align=right|0,110|| align=right|3,92|| align=right|3,480||MBA||20. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21286)||1996 UB1|| align=right|14,9|| align=right|2,183|| align=right|0,140|| align=right|6,02|| align=right|3,225||MBA||20. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21287)||1996 UU3|| align=right|16,4|| align=right|2,210|| align=right|0,086|| align=right|1,54|| align=right|3,284||MBA||31. října 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(21288)||1996 VW|| align=right|14,9|| align=right|2,246|| align=right|0,122|| align=right|3,49|| align=right|3,366||MBA||3. listopadu 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(21289)||1996 VB1|| align=right|14,9|| align=right|2,305|| align=right|0,074|| align=right|5,86|| align=right|3,500||MBA||3. listopadu 1996||Sormano||V. Giuliani; F. Manca
|-
|(21290) Vydra||1996 VR1|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,055|| align=right|15,37|| align=right|4,370||MBA||9. listopadu 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(21291)||1996 VG6|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,046|| align=right|7,31|| align=right|3,586||MBA||12. listopadu 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; F. Pedichini
|-
|(21292)||1996 VQ8|| align=right|14,8|| align=right|2,434|| align=right|0,203|| align=right|3,17|| align=right|3,797||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21293)||1996 VS8|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,235|| align=right|5,35|| align=right|3,483||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21294)||1996 VZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,161|| align=right|1,99|| align=right|3,412||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21295)||1996 VN14|| align=right|15,6|| align=right|2,292|| align=right|0,073|| align=right|7,48|| align=right|3,470||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21296)||1996 VV19|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,163|| align=right|4,22|| align=right|3,460||MBA||7. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21297)||1996 VW29|| align=right|14,6|| align=right|2,260|| align=right|0,138|| align=right|5,16|| align=right|3,396||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21298)||1996 VX29|| align=right|14,3|| align=right|2,179|| align=right|0,036|| align=right|6,19|| align=right|3,216||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21299)||1996 WC|| align=right|14,9|| align=right|2,618|| align=right|0,252|| align=right|4,68|| align=right|4,235||MBA||16. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21300)||1996 WA1|| align=right|14,9|| align=right|2,267|| align=right|0,086|| align=right|2,49|| align=right|3,412||MBA||19. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21301)||1996 WE3|| align=right|14,8|| align=right|2,286|| align=right|0,092|| align=right|5,39|| align=right|3,455||MBA||22. listopadu 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(21302)||1996 XU|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,108|| align=right|4,23|| align=right|3,543||MBA||1. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(21303)||1996 XJ1|| align=right|14,4|| align=right|2,451|| align=right|0,191|| align=right|3,62|| align=right|3,837||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21304)||1996 XL1|| align=right|14,3|| align=right|2,327|| align=right|0,076|| align=right|7,66|| align=right|3,549||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21305)||1996 XP1|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,198|| align=right|5,87|| align=right|3,715||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21306) Marani||1996 XF2|| align=right|14,3|| align=right|2,782|| align=right|0,148|| align=right|14,72|| align=right|4,640||MBA||1. prosince 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(21307)||1996 XG3|| align=right|14,7|| align=right|2,306|| align=right|0,162|| align=right|4,65|| align=right|3,500||MBA||3. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21308)||1996 XG5|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,107|| align=right|3,20|| align=right|3,621||MBA||2. prosince 1996||Pleiade||P. Antolini; F. Castellani
|-
|(21309)||1996 XH5|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,078|| align=right|6,87|| align=right|3,693||MBA||6. prosince 1996||Kiso||Japan Spaceguard Association
|-
|(21310)||1996 XM5|| align=right|14,6|| align=right|2,264|| align=right|0,110|| align=right|3,90|| align=right|3,405||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21311) Servius||1996 XC9|| align=right|15,3|| align=right|2,227|| align=right|0,096|| align=right|6,60|| align=right|3,322||MBA||4. prosince 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(21312)||1996 XF14|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,219|| align=right|1,75|| align=right|3,553||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21313) Xiuyanyu||1996 XY14|| align=right|14,5|| align=right|2,210|| align=right|0,164|| align=right|5,58|| align=right|3,284||MBA||10. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21314)||1996 XG15|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,130|| align=right|3,30|| align=right|3,738||MBA||10. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21315)||1996 XN17|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,170|| align=right|13,82|| align=right|4,082||MBA||5. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21316)||1996 XY17|| align=right|15,1|| align=right|2,215|| align=right|0,101|| align=right|5,72|| align=right|3,295||MBA||7. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21317)||1996 XV18|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,037|| align=right|3,63|| align=right|4,055||MBA||12. prosince 1996||Kleť||Klet
|-
|(21318)||1996 XU26|| align=right|14,5|| align=right|2,231|| align=right|0,089|| align=right|7,23|| align=right|3,331||MBA||8. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21319)||1996 XX26|| align=right|14,8|| align=right|2,437|| align=right|0,223|| align=right|11,70|| align=right|3,803||MBA||8. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21320)||1996 XF31|| align=right|13,5|| align=right|2,591|| align=right|0,203|| align=right|14,69|| align=right|4,171||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21321)||1997 AN2|| align=right|14,5|| align=right|2,314|| align=right|0,122|| align=right|6,38|| align=right|3,520||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21322)||1997 AV2|| align=right|15,4|| align=right|2,708|| align=right|0,286|| align=right|2,98|| align=right|4,455||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21323)||1997 AZ3|| align=right|13,3|| align=right|2,599|| align=right|0,043|| align=right|15,46|| align=right|4,190||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21324)||1997 AY5|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,149|| align=right|5,90|| align=right|4,107||MBA||2. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21325)||1997 AB6|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,064|| align=right|3,52|| align=right|3,405||MBA||2. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21326)||1997 AW6|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,097|| align=right|4,46|| align=right|4,151||MBA||8. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21327)||1997 AJ13|| align=right|14,6|| align=right|2,415|| align=right|0,090|| align=right|8,22|| align=right|3,752||MBA||11. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21328) Otashi||1997 AM13|| align=right|14,6|| align=right|2,362|| align=right|0,043|| align=right|7,18|| align=right|3,629||MBA||11. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21329)||1997 AP15|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,177|| align=right|7,25|| align=right|3,675||MBA||12. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(21330)||1997 AT20|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,097|| align=right|4,31|| align=right|4,176||MBA||11. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21331) Lodovicoferrari||1997 BO|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,225|| align=right|5,28|| align=right|4,129||MBA||17. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21332)||1997 BX|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,156|| align=right|3,48|| align=right|3,703||MBA||18. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21333)||1997 BM2|| align=right|13,8|| align=right|2,419|| align=right|0,131|| align=right|22,63|| align=right|3,762||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21334)||1997 BO2|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,141|| align=right|5,00|| align=right|3,776||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21335)||1997 BO3|| align=right|13,4|| align=right|2,529|| align=right|0,078|| align=right|3,65|| align=right|4,021||MBA||31. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21336)||1997 BU8|| align=right|15,2|| align=right|2,634|| align=right|0,028|| align=right|1,71|| align=right|4,275||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21337)||1997 BN9|| align=right|14,1|| align=right|2,974|| align=right|0,081|| align=right|9,67|| align=right|5,128||MBA||17. ledna 1997||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(21338)||1997 CZ|| align=right|13,7|| align=right|2,397|| align=right|0,092|| align=right|7,16|| align=right|3,710||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21339)||1997 CL1|| align=right|15,5|| align=right|2,452|| align=right|0,161|| align=right|3,55|| align=right|3,838||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21340)||1997 CS19|| align=right|14,7|| align=right|2,474|| align=right|0,123|| align=right|5,38|| align=right|3,890||MBA||11. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21341)||1997 CV19|| align=right|13,9|| align=right|2,391|| align=right|0,092|| align=right|6,70|| align=right|3,696||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21342)||1997 CS28|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,072|| align=right|3,68|| align=right|4,220||MBA||4. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21343)||1997 EF|| align=right|14,5|| align=right|2,443|| align=right|0,138|| align=right|3,91|| align=right|3,817||MBA||1. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21344)||1997 EM|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,149|| align=right|3,76|| align=right|4,510||MBA||2. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21345)||1997 ED3|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,120|| align=right|12,55|| align=right|4,304||MBA||3. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21346) Marieladislav||1997 EL11|| align=right|13,3|| align=right|2,613|| align=right|0,149|| align=right|15,45|| align=right|4,223||MBA||9. března 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(21347)||1997 EO11|| align=right|14,2|| align=right|2,692|| align=right|0,164|| align=right|14,19|| align=right|4,416||MBA||3. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21348)||1997 EM25|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,087|| align=right|15,02|| align=right|4,247||MBA||1. března 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(21349)||1997 ER31|| align=right|14,2|| align=right|3,212|| align=right|0,163|| align=right|0,95|| align=right|5,756||MBA||10. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21350)||1997 EN32|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,090|| align=right|4,04|| align=right|4,491||MBA||11. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21351) Bhagwat||1997 EC36|| align=right|14,3|| align=right|2,579|| align=right|0,187|| align=right|12,64|| align=right|4,141||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(21352)||1997 EB57|| align=right|14,0|| align=right|2,951|| align=right|0,109|| align=right|2,56|| align=right|5,070||MBA||10. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21353)||1997 FG|| align=right|13,0|| align=right|3,180|| align=right|0,123|| align=right|15,11|| align=right|5,670||MBA||19. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21354)||1997 FM|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,134|| align=right|13,68|| align=right|4,407||MBA||21. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21355) Pikovskaya||1997 FZ3|| align=right|14,3|| align=right|2,943|| align=right|0,126|| align=right|1,58|| align=right|5,049||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(21356) Karlplank||1997 FG4|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,032|| align=right|4,53|| align=right|4,400||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(21357) Davidying||1997 FJ4|| align=right|14,9|| align=right|2,877|| align=right|0,009|| align=right|1,14|| align=right|4,879||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(21358) Mijerbarany||1997 GT15|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,055|| align=right|1,44|| align=right|4,551||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(21359) Geng||1997 GN22|| align=right|14,6|| align=right|2,938|| align=right|0,022|| align=right|0,75|| align=right|5,036||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(21360)||1997 GW30|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,109|| align=right|0,49|| align=right|5,735||MBA||8. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21361)||1997 HQ|| align=right|14,3|| align=right|2,464|| align=right|0,095|| align=right|5,94|| align=right|3,868||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21362)||1997 HS3|| align=right|15,7|| align=right|2,901|| align=right|0,090|| align=right|3,37|| align=right|4,941||MBA||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21363) Jotwani||1997 HX11|| align=right|14,7|| align=right|2,973|| align=right|0,032|| align=right|9,89|| align=right|5,126||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(21364) Lingpan||1997 HS12|| align=right|14,9|| align=right|2,697|| align=right|0,142|| align=right|1,18|| align=right|4,429||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(21365)||1997 JS7|| align=right|14,4|| align=right|2,653|| align=right|0,125|| align=right|13,00|| align=right|4,320||MBA||3. května 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21366)||1997 JT15|| align=right|12,8|| align=right|2,915|| align=right|0,036|| align=right|3,10|| align=right|4,975||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21367)||1997 LU1|| align=right|13,3|| align=right|2,997|| align=right|0,053|| align=right|12,79|| align=right|5,189||MBA||2. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21368)||1997 LE10|| align=right|13,2|| align=right|3,022|| align=right|0,053|| align=right|11,27|| align=right|5,253||MBA||6. června 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(21369) Gertfinger||1997 NO4|| align=right|13,7|| align=right|3,042|| align=right|0,108|| align=right|12,72|| align=right|5,304||MBA||8. července 1997||Caussols||ODAS
|-
|(21370)||1997 TB28|| align=right|11,9|| align=right|5,166|| align=right|0,074|| align=right|7,77|| align=right|11,74||JUT||1. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(21371)||1997 TD28|| align=right|11,9|| align=right|5,256|| align=right|0,072|| align=right|7,87|| align=right|12,05||JUT||1. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(21372)||1997 TM28|| align=right|11,1|| align=right|5,214|| align=right|0,029|| align=right|11,05|| align=right|11,91||JUT||6. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(21373)||1997 VF6|| align=right|12,6|| align=right|2,581|| align=right|0,128|| align=right|11,57|| align=right|4,147||MBA||9. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21374)||1997 WS22|| align=right|17,3|| align=right|1,270|| align=right|0,121|| align=right|23,99|| align=right|1,431||AMR||24. listopadu 1997||Siding Spring||M. Hartley
|-
|(21375)||1997 YZ17|| align=right|16,1|| align=right|2,158|| align=right|0,041|| align=right|3,94|| align=right|3,169||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21376)||1998 BP8|| align=right|14,6|| align=right|2,241|| align=right|0,165|| align=right|5,15|| align=right|3,354||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21377)||1998 CO1|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,196|| align=right|8,62|| align=right|4,106||MBA||6. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21378)||1998 CJ4|| align=right|13,6|| align=right|2,618|| align=right|0,199|| align=right|11,29|| align=right|4,236||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21379)||1998 DU13|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,049|| align=right|7,00|| align=right|3,574||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21380) Devanssay||1998 DB20|| align=right|14,4|| align=right|2,273|| align=right|0,205|| align=right|6,63|| align=right|3,425||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21381)||1998 EN|| align=right|15,7|| align=right|2,239|| align=right|0,140|| align=right|6,20|| align=right|3,350||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21382)||1998 EB8|| align=right|16,2|| align=right|2,200|| align=right|0,117|| align=right|1,52|| align=right|3,262||MBA||2. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21383)||1998 EC9|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,260|| align=right|6,32|| align=right|4,067||MBA||2. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21384)||1998 EB10|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,227|| align=right|4,36|| align=right|3,507||MBA||1. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21385)||1998 FV8|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,161|| align=right|2,39|| align=right|3,718||MBA||22. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21386)||1998 FC9|| align=right|15,2|| align=right|2,204|| align=right|0,086|| align=right|5,44|| align=right|3,272||MBA||22. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21387) Wafakhalil||1998 FW16|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,122|| align=right|3,49|| align=right|3,647||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21388) Moyanodeburt||1998 FJ25|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,074|| align=right|7,42|| align=right|3,386||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21389) Pshenichka||1998 FX27|| align=right|15,9|| align=right|2,203|| align=right|0,062|| align=right|1,99|| align=right|3,270||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21390) Shindo||1998 FV28|| align=right|14,6|| align=right|2,469|| align=right|0,140|| align=right|1,89|| align=right|3,880||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21391) Rotanner||1998 FY31|| align=right|15,8|| align=right|2,233|| align=right|0,064|| align=right|3,70|| align=right|3,337||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21392) Helibrochier||1998 FH32|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,108|| align=right|6,33|| align=right|3,444||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21393) Kalygeringer||1998 FF34|| align=right|14,7|| align=right|2,384|| align=right|0,200|| align=right|1,59|| align=right|3,681||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21394) Justinbecker||1998 FY35|| align=right|15,1|| align=right|2,200|| align=right|0,181|| align=right|5,81|| align=right|3,263||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21395) Albertofilho||1998 FJ41|| align=right|15,1|| align=right|2,224|| align=right|0,131|| align=right|6,07|| align=right|3,316||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21396) Fisher-Ives||1998 FC52|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,193|| align=right|3,06|| align=right|3,681||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21397) Leontovich||1998 FJ54|| align=right|14,5|| align=right|2,305|| align=right|0,128|| align=right|6,86|| align=right|3,498||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21398) Zengguoshou||1998 FX55|| align=right|15,1|| align=right|2,234|| align=right|0,167|| align=right|3,61|| align=right|3,338||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21399) Bateman||1998 FG57|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,056|| align=right|5,79|| align=right|3,403||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21400)||1998 FM57|| align=right|15,5|| align=right|2,314|| align=right|0,201|| align=right|3,61|| align=right|3,519||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21401) Justinkovac||1998 FC58|| align=right|15,0|| align=right|2,437|| align=right|0,176|| align=right|2,12|| align=right|3,805||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21402) Shanhuang||1998 FE58|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,136|| align=right|2,54|| align=right|3,475||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21403) Haken||1998 FN58|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,149|| align=right|3,36|| align=right|3,797||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21404)||1998 FD61|| align=right|14,6|| align=right|2,171|| align=right|0,123|| align=right|4,88|| align=right|3,198||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21405) Sagarmehta||1998 FU61|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,102|| align=right|1,54|| align=right|3,450||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21406) Jimyang||1998 FZ63|| align=right|14,6|| align=right|2,341|| align=right|0,124|| align=right|6,79|| align=right|3,580||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21407)||1998 FL64|| align=right|13,9|| align=right|2,919|| align=right|0,071|| align=right|3,41|| align=right|4,987||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21408) Lyrahaas||1998 FZ64|| align=right|14,3|| align=right|2,262|| align=right|0,116|| align=right|7,03|| align=right|3,400||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21409) Forbes||1998 FC65|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,124|| align=right|5,57|| align=right|3,434||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21410) Cahill||1998 FH65|| align=right|15,0|| align=right|2,280|| align=right|0,131|| align=right|1,75|| align=right|3,443||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21411) Abifraeman||1998 FY66|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,061|| align=right|7,94|| align=right|3,830||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21412)||1998 FJ67|| align=right|14,8|| align=right|2,148|| align=right|0,039|| align=right|3,38|| align=right|3,148||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21413) Albertsao||1998 FS68|| align=right|14,5|| align=right|2,259|| align=right|0,115|| align=right|3,14|| align=right|3,395||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21414)||1998 FQ69|| align=right|14,0|| align=right|2,417|| align=right|0,250|| align=right|11,81|| align=right|3,757||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21415)||1998 FM70|| align=right|14,6|| align=right|2,413|| align=right|0,211|| align=right|2,66|| align=right|3,747||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21416) Sisichen||1998 FN70|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,152|| align=right|6,52|| align=right|3,752||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21417) Kelleyharris||1998 FF71|| align=right|16,2|| align=right|2,241|| align=right|0,093|| align=right|2,39|| align=right|3,353||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21418)||1998 FY71|| align=right|15,5|| align=right|2,182|| align=right|0,086|| align=right|5,33|| align=right|3,223||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21419) Devience||1998 FP72|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,114|| align=right|2,40|| align=right|3,433||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21420)||1998 FL74|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,186|| align=right|5,78|| align=right|3,447||MBA||21. března 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(21421) Nealwadhwa||1998 FJ78|| align=right|14,9|| align=right|2,206|| align=right|0,160|| align=right|4,19|| align=right|3,277||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21422)||1998 FL78|| align=right|14,4|| align=right|2,186|| align=right|0,050|| align=right|3,43|| align=right|3,230||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21423) Credo||1998 FJ79|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,055|| align=right|7,31|| align=right|3,757||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21424)||1998 FU79|| align=right|15,5|| align=right|2,182|| align=right|0,097|| align=right|4,43|| align=right|3,223||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21425) Cordwell||1998 FR90|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,126|| align=right|4,52|| align=right|3,477||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21426) Davidbauer||1998 FP93|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,146|| align=right|9,39|| align=right|3,535||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21427) Ryanharrison||1998 FK97|| align=right|15,0|| align=right|2,219|| align=right|0,175|| align=right|4,13|| align=right|3,305||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21428) Junehokim||1998 FR103|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,069|| align=right|3,77|| align=right|3,368||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21429) Gulati||1998 FG104|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,134|| align=right|9,24|| align=right|3,495||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21430) Brubrew||1998 FG107|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,137|| align=right|6,01|| align=right|3,691||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21431) Amberhess||1998 FR113|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,112|| align=right|6,21|| align=right|3,580||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21432) Polingloh||1998 FJ115|| align=right|15,8|| align=right|2,282|| align=right|0,097|| align=right|5,60|| align=right|3,446||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21433) Stekramer||1998 FO115|| align=right|15,3|| align=right|2,214|| align=right|0,081|| align=right|3,59|| align=right|3,295||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21434) Stanchiang||1998 FG116|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,077|| align=right|6,57|| align=right|3,339||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21435) Aharon||1998 FH116|| align=right|15,5|| align=right|2,297|| align=right|0,049|| align=right|3,56|| align=right|3,482||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21436)||1998 FL116|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,085|| align=right|3,74|| align=right|3,234||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21437)||1998 FG117|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,190|| align=right|12,38|| align=right|4,278||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21438) Camibarnett||1998 FP122|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,082|| align=right|2,69|| align=right|3,756||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21439) Robenzing||1998 FN123|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,115|| align=right|3,57|| align=right|3,587||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21440) Elizacollins||1998 FB125|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,074|| align=right|4,05|| align=right|3,398||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21441) Stevencondie||1998 FC144|| align=right|14,6|| align=right|2,485|| align=right|0,148|| align=right|5,14|| align=right|3,917||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21442)||1998 GF1|| align=right|15,8|| align=right|2,197|| align=right|0,097|| align=right|3,56|| align=right|3,255||MBA||4. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(21443)||1998 HN8|| align=right|14,9|| align=right|2,410|| align=right|0,083|| align=right|3,46|| align=right|3,740||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21444)||1998 HT8|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,120|| align=right|7,74|| align=right|3,416||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21445) Pegconnolly||1998 HG17|| align=right|14,3|| align=right|2,283|| align=right|0,194|| align=right|5,53|| align=right|3,448||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21446) Tedflint||1998 HV18|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,102|| align=right|3,88|| align=right|4,032||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21447)||1998 HZ18|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,213|| align=right|1,36|| align=right|3,635||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21448) Galindo||1998 HE21|| align=right|15,8|| align=right|2,297|| align=right|0,125|| align=right|4,10|| align=right|3,481||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21449) Hemmick||1998 HQ22|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,045|| align=right|3,23|| align=right|3,489||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21450) Kissel||1998 HD23|| align=right|15,2|| align=right|2,209|| align=right|0,051|| align=right|8,36|| align=right|3,283||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21451) Fisher||1998 HS23|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,073|| align=right|0,70|| align=right|3,440||MBA||28. dubna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21452)||1998 HA29|| align=right|14,5|| align=right|2,479|| align=right|0,205|| align=right|13,71|| align=right|3,903||MBA||23. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21453) Victorlevine||1998 HA33|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,091|| align=right|5,72|| align=right|3,678||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21454)||1998 HE40|| align=right|13,2|| align=right|3,169|| align=right|0,080|| align=right|9,90|| align=right|5,639||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21455) Mcfarland||1998 HH41|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,116|| align=right|2,84|| align=right|4,154||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21456) Myers||1998 HM46|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,166|| align=right|2,24|| align=right|3,440||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21457)||1998 HD51|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,192|| align=right|0,25|| align=right|3,579||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21458)||1998 HN51|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,068|| align=right|4,63|| align=right|3,554||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21459)||1998 HS51|| align=right|14,5|| align=right|2,262|| align=right|0,133|| align=right|7,07|| align=right|3,402||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21460) Ryozo||1998 HP52|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,205|| align=right|2,27|| align=right|3,449||MBA||30. dubna 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(21461)||1998 HS60|| align=right|13,9|| align=right|2,208|| align=right|0,060|| align=right|2,17|| align=right|3,280||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21462) Karenedbal||1998 HC78|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,140|| align=right|4,80|| align=right|3,763||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21463) Nickerson||1998 HX78|| align=right|15,0|| align=right|2,423|| align=right|0,110|| align=right|4,91|| align=right|3,771||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21464)||1998 HH88|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,203|| align=right|5,74|| align=right|3,453||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21465) Michelepatt||1998 HG90|| align=right|15,2|| align=right|2,269|| align=right|0,113|| align=right|4,93|| align=right|3,418||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21466) Franpelrine||1998 HZ91|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,150|| align=right|2,85|| align=right|3,634||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21467) Rosenstein||1998 HX93|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,061|| align=right|7,28|| align=right|3,729||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21468) Saylor||1998 HD97|| align=right|15,0|| align=right|2,676|| align=right|0,109|| align=right|3,35|| align=right|4,376||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21469) Robschum||1998 HO97|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,164|| align=right|2,32|| align=right|3,627||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21470)||1998 HV97|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,266|| align=right|3,90|| align=right|4,218||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21471)||1998 HA98|| align=right|14,4|| align=right|2,640|| align=right|0,200|| align=right|11,65|| align=right|4,289||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21472) Stimson||1998 HU98|| align=right|15,0|| align=right|2,373|| align=right|0,070|| align=right|6,28|| align=right|3,654||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21473) Petesullivan||1998 HH99|| align=right|14,8|| align=right|2,257|| align=right|0,130|| align=right|3,22|| align=right|3,390||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21474) Pamelatsai||1998 HO99|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,085|| align=right|6,38|| align=right|3,665||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21475)||1998 HQ100|| align=right|14,9|| align=right|2,183|| align=right|0,043|| align=right|2,61|| align=right|3,225||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21476) Petrie||1998 HW101|| align=right|14,6|| align=right|2,215|| align=right|0,055|| align=right|6,50|| align=right|3,296||MBA||28. dubna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(21477)||1998 HX112|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,127|| align=right|11,56|| align=right|4,088||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21478)||1998 HW118|| align=right|14,9|| align=right|2,967|| align=right|0,220|| align=right|11,95|| align=right|5,109||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21479)||1998 HN124|| align=right|13,9|| align=right|2,175|| align=right|0,200|| align=right|4,83|| align=right|3,208||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21480) Jilltucker||1998 HO125|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,112|| align=right|6,29|| align=right|3,683||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21481) Johnwarren||1998 HP125|| align=right|14,8|| align=right|2,363|| align=right|0,063|| align=right|6,28|| align=right|3,631||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21482) Patashnick||1998 HQ132|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,174|| align=right|3,34|| align=right|3,692||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21483) Abdulrasool||1998 HJ134|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,086|| align=right|5,70|| align=right|3,446||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21484)||1998 HR134|| align=right|14,0|| align=right|2,354|| align=right|0,075|| align=right|7,28|| align=right|3,612||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21485) Ash||1998 HV137|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,125|| align=right|6,82|| align=right|3,606||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21486)||1998 HA148|| align=right|14,5|| align=right|2,175|| align=right|0,081|| align=right|3,55|| align=right|3,208||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21487)||1998 HV148|| align=right|14,2|| align=right|2,985|| align=right|0,186|| align=right|3,08|| align=right|5,157||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21488)||1998 HT150|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,045|| align=right|4,47|| align=right|3,241||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21489)||1998 JU|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|2,06|| align=right|3,512||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21490)||1998 JW|| align=right|14,5|| align=right|2,718|| align=right|0,088|| align=right|11,69|| align=right|4,481||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21491)||1998 JL1|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,129|| align=right|2,64|| align=right|3,678||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21492)||1998 JQ1|| align=right|15,3|| align=right|2,313|| align=right|0,097|| align=right|9,73|| align=right|3,517||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21493)||1998 JA2|| align=right|14,6|| align=right|2,423|| align=right|0,130|| align=right|3,02|| align=right|3,771||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21494)||1998 JE2|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,133|| align=right|3,12|| align=right|3,747||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21495)||1998 JP2|| align=right|14,3|| align=right|2,270|| align=right|0,168|| align=right|8,88|| align=right|3,419||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21496)||1998 JQ2|| align=right|14,5|| align=right|2,684|| align=right|0,199|| align=right|8,17|| align=right|4,397||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21497)||1998 JJ3|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,069|| align=right|6,33|| align=right|3,351||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21498)||1998 KQ2|| align=right|13,7|| align=right|2,270|| align=right|0,110|| align=right|22,95|| align=right|3,419||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21499)||1998 KS4|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,123|| align=right|8,00|| align=right|3,827||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21500)||1998 KS6|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,119|| align=right|4,30|| align=right|3,550||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21501)||1998 KC8|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,073|| align=right|5,60|| align=right|3,522||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21502)||1998 KB9|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,122|| align=right|3,68|| align=right|4,202||MBA||24. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21503) Beksha||1998 KL18|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,114|| align=right|5,35|| align=right|4,030||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21504)||1998 KS19|| align=right|12,9|| align=right|2,651|| align=right|0,069|| align=right|9,10|| align=right|4,316||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21505) Bernert||1998 KG28|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,093|| align=right|5,84|| align=right|3,370||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21506) Betsill||1998 KH30|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,083|| align=right|7,20|| align=right|3,507||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21507) Bhasin||1998 KZ30|| align=right|15,2|| align=right|2,427|| align=right|0,157|| align=right|1,90|| align=right|3,781||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21508) Benbrewer||1998 KU33|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,177|| align=right|1,82|| align=right|4,548||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21509) Lucascavin||1998 KL35|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,113|| align=right|5,99|| align=right|3,446||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21510) Chemnitz||1998 KF36|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,100|| align=right|2,54|| align=right|4,561||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21511) Chiardola||1998 KT36|| align=right|14,7|| align=right|2,271|| align=right|0,105|| align=right|3,71|| align=right|3,421||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21512) Susieclary||1998 KE40|| align=right|14,1|| align=right|2,266|| align=right|0,127|| align=right|4,42|| align=right|3,411||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21513) Bethcochran||1998 KM46|| align=right|14,4|| align=right|2,292|| align=right|0,077|| align=right|6,17|| align=right|3,470||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21514)||1998 KS48|| align=right|13,8|| align=right|2,640|| align=right|0,221|| align=right|6,82|| align=right|4,288||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21515)||1998 KR50|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,153|| align=right|15,53|| align=right|4,437||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21516)||1998 KS51|| align=right|14,0|| align=right|2,545|| align=right|0,188|| align=right|10,96|| align=right|4,059||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21517) Dobi||1998 KS52|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,181|| align=right|7,74|| align=right|3,619||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21518)||1998 KO53|| align=right|13,4|| align=right|2,595|| align=right|0,100|| align=right|14,14|| align=right|4,180||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21519)||1998 KR54|| align=right|14,5|| align=right|2,398|| align=right|0,121|| align=right|14,05|| align=right|3,712||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21520) Dianaeheart||1998 KR55|| align=right|14,3|| align=right|2,973|| align=right|0,044|| align=right|9,23|| align=right|5,125||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21521)||1998 KU55|| align=right|13,4|| align=right|2,560|| align=right|0,173|| align=right|8,12|| align=right|4,095||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21522) Entwisle||1998 MX11|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,163|| align=right|7,77|| align=right|4,133||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21523) GONG||1998 MW15|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,265|| align=right|26,55|| align=right|5,208||MBA||26. června 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(21524)||1998 MB16|| align=right|14,6|| align=right|2,929|| align=right|0,037|| align=right|3,60|| align=right|5,012||MBA||21. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21525)||1998 MP23|| align=right|13,8|| align=right|2,796|| align=right|0,176|| align=right|9,21|| align=right|4,673||MBA||25. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21526) Mirano||1998 MS24|| align=right|14,2|| align=right|2,609|| align=right|0,337|| align=right|15,26|| align=right|4,213||MBA||30. června 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(21527)||1998 MV27|| align=right|13,3|| align=right|2,580|| align=right|0,184|| align=right|12,68|| align=right|4,143||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21528) Chrisfaust||1998 MU33|| align=right|14,4|| align=right|2,425|| align=right|0,053|| align=right|4,34|| align=right|3,776||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21529)||1998 MF37|| align=right|12,9|| align=right|2,879|| align=right|0,185|| align=right|13,51|| align=right|4,884||MBA||26. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21530)||1998 MB38|| align=right|13,6|| align=right|2,728|| align=right|0,062|| align=right|10,75|| align=right|4,505||MBA||26. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21531) Billcollin||1998 OS|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,071|| align=right|6,11|| align=right|4,593||MBA||20. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21532)||1998 OY|| align=right|14,6|| align=right|2,959|| align=right|0,063|| align=right|9,10|| align=right|5,089||MBA||20. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21533)||1998 OR12|| align=right|13,8|| align=right|2,930|| align=right|0,063|| align=right|3,01|| align=right|5,014||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21534)||1998 OV12|| align=right|13,6|| align=right|2,790|| align=right|0,066|| align=right|5,00|| align=right|4,659||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21535)||1998 OX13|| align=right|13,7|| align=right|3,023|| align=right|0,106|| align=right|4,01|| align=right|5,256||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21536)||1998 OV14|| align=right|13,5|| align=right|2,643|| align=right|0,058|| align=right|14,40|| align=right|4,295||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21537) Fréchet||1998 PQ|| align=right|14,5|| align=right|3,077|| align=right|0,136|| align=right|1,17|| align=right|5,398||MBA||15. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21538)||1998 QN1|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,125|| align=right|1,15|| align=right|5,381||MBA||17. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(21539) Josefhlávka||1998 QO4|| align=right|13,5|| align=right|3,178|| align=right|0,033|| align=right|13,21|| align=right|5,664||MBA||20. srpna 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(21540)||1998 QE11|| align=right|13,3|| align=right|3,167|| align=right|0,107|| align=right|22,08|| align=right|5,635||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21541) Friskop||1998 QP16|| align=right|14,3|| align=right|2,962|| align=right|0,049|| align=right|9,53|| align=right|5,097||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21542)||1998 QA22|| align=right|13,1|| align=right|3,180|| align=right|0,067|| align=right|15,55|| align=right|5,670||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21543)||1998 QQ24|| align=right|14,0|| align=right|3,253|| align=right|0,044|| align=right|8,66|| align=right|5,866||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21544)||1998 QL33|| align=right|13,9|| align=right|2,530|| align=right|0,102|| align=right|11,36|| align=right|4,022||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21545)||1998 QO33|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,012|| align=right|8,86|| align=right|5,290||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21546)||1998 QH34|| align=right|14,3|| align=right|2,656|| align=right|0,024|| align=right|14,70|| align=right|4,328||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21547)||1998 QK38|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,135|| align=right|0,34|| align=right|5,643||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21548)||1998 QX38|| align=right|14,0|| align=right|2,535|| align=right|0,023|| align=right|7,14|| align=right|4,036||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21549)||1998 QJ44|| align=right|13,9|| align=right|3,176|| align=right|0,149|| align=right|3,35|| align=right|5,660||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21550)||1998 QS44|| align=right|12,9|| align=right|2,765|| align=right|0,080|| align=right|6,16|| align=right|4,598||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21551) Geyang||1998 QH45|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,039|| align=right|9,16|| align=right|5,449||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21552)||1998 QC52|| align=right|13,5|| align=right|2,595|| align=right|0,013|| align=right|22,09|| align=right|4,180||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21553) Monchicourt||1998 QT55|| align=right|15,4|| align=right|2,226|| align=right|0,165|| align=right|2,09|| align=right|3,320||MBA||26. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21554)||1998 QR69|| align=right|13,0|| align=right|3,137|| align=right|0,208|| align=right|15,53|| align=right|5,557||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21555)||1998 QF70|| align=right|12,5|| align=right|3,193|| align=right|0,093|| align=right|15,68|| align=right|5,706||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21556)||1998 QE71|| align=right|13,8|| align=right|2,396|| align=right|0,234|| align=right|7,39|| align=right|3,709||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21557)||1998 QE73|| align=right|12,1|| align=right|3,002|| align=right|0,066|| align=right|8,75|| align=right|5,202||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21558)||1998 QW77|| align=right|12,0|| align=right|2,674|| align=right|0,165|| align=right|11,95|| align=right|4,371||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21559)||1998 QE78|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,250|| align=right|11,03|| align=right|4,222||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21560)||1998 QC91|| align=right|13,1|| align=right|2,975|| align=right|0,067|| align=right|10,95|| align=right|5,132||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21561)||1998 QR93|| align=right|12,8|| align=right|2,683|| align=right|0,167|| align=right|13,96|| align=right|4,393||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21562)||1998 QZ94|| align=right|14,1|| align=right|2,590|| align=right|0,142|| align=right|12,64|| align=right|4,168||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21563) Chetgervais||1998 QW95|| align=right|14,3|| align=right|2,785|| align=right|0,159|| align=right|7,80|| align=right|4,648||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21564)||1998 QQ101|| align=right|12,7|| align=right|3,089|| align=right|0,190|| align=right|16,84|| align=right|5,428||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21565)||1998 QZ102|| align=right|13,5|| align=right|2,854|| align=right|0,227|| align=right|6,20|| align=right|4,820||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21566)||1998 QM103|| align=right|13,7|| align=right|2,892|| align=right|0,061|| align=right|3,25|| align=right|4,918||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21567)||1998 RB2|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,211|| align=right|7,00|| align=right|4,046||MBA||1. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(21568)||1998 RM3|| align=right|13,8|| align=right|2,281|| align=right|0,184|| align=right|24,93|| align=right|3,445||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21569)||1998 RX12|| align=right|13,9|| align=right|3,160|| align=right|0,114|| align=right|0,68|| align=right|5,617||MBA||14. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21570)||1998 RK33|| align=right|13,6|| align=right|2,591|| align=right|0,139|| align=right|13,21|| align=right|4,170||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21571)||1998 RD51|| align=right|13,5|| align=right|2,650|| align=right|0,056|| align=right|5,12|| align=right|4,313||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21572)||1998 RQ52|| align=right|14,0|| align=right|2,675|| align=right|0,180|| align=right|9,51|| align=right|4,375||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21573)||1998 RP70|| align=right|13,1|| align=right|3,386|| align=right|0,113|| align=right|7,65|| align=right|6,231||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21574)||1998 RZ71|| align=right|13,4|| align=right|2,884|| align=right|0,040|| align=right|2,77|| align=right|4,898||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21575)||1998 RB80|| align=right|13,4|| align=right|2,737|| align=right|0,105|| align=right|6,09|| align=right|4,527||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21576)||1998 SH4|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,129|| align=right|2,18|| align=right|5,661||MBA||19. září 1998||Needville||W. G. Dillon
|-
|(21577)||1998 SU24|| align=right|14,5|| align=right|2,280|| align=right|0,102|| align=right|5,09|| align=right|3,442||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21578)||1998 SN27|| align=right|13,0|| align=right|2,652|| align=right|0,100|| align=right|27,12|| align=right|4,317||MBA||24. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(21579)||1998 SK45|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,139|| align=right|1,86|| align=right|5,552||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21580)||1998 SY57|| align=right|13,4|| align=right|2,898|| align=right|0,065|| align=right|3,06|| align=right|4,933||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21581)||1998 SD58|| align=right|12,5|| align=right|3,020|| align=right|0,044|| align=right|9,69|| align=right|5,247||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21582)||1998 SE58|| align=right|13,9|| align=right|2,658|| align=right|0,129|| align=right|2,20|| align=right|4,333||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21583)||1998 SQ108|| align=right|12,8|| align=right|3,152|| align=right|0,157|| align=right|4,60|| align=right|5,596||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21584)||1998 SK121|| align=right|13,4|| align=right|3,043|| align=right|0,106|| align=right|9,23|| align=right|5,308||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21585)||1998 SX126|| align=right|13,3|| align=right|2,722|| align=right|0,084|| align=right|8,33|| align=right|4,491||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21586)||1998 SU129|| align=right|12,5|| align=right|3,092|| align=right|0,142|| align=right|1,81|| align=right|5,436||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21587)||1998 SE132|| align=right|12,5|| align=right|2,852|| align=right|0,069|| align=right|12,47|| align=right|4,816||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21588) Gianelli||1998 SK157|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,161|| align=right|2,58|| align=right|5,424||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21589)||1998 SR162|| align=right|13,5|| align=right|2,781|| align=right|0,162|| align=right|8,89|| align=right|4,636||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21590)||1998 TK|| align=right|13,1|| align=right|3,048|| align=right|0,070|| align=right|10,09|| align=right|5,321||MBA||10. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21591)||1998 TA6|| align=right|13,6|| align=right|2,662|| align=right|0,117|| align=right|12,69|| align=right|4,342||MBA||15. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21592)||1998 VJ5|| align=right|13,1|| align=right|2,867|| align=right|0,240|| align=right|11,49|| align=right|4,852||MBA||8. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(21593)||1998 VL27|| align=right|11,7|| align=right|5,083|| align=right|0,051|| align=right|3,36|| align=right|11,46||JUT||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21594)||1998 VP31|| align=right|12,8|| align=right|2,736|| align=right|0,218|| align=right|8,25|| align=right|4,525||MBA||13. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21595)||1998 WJ5|| align=right|10,1|| align=right|5,196|| align=right|0,135|| align=right|25,07|| align=right|11,85||JUT||18. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(21596)||1998 WG7|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,230|| align=right|6,10|| align=right|3,672||MBA||23. listopadu 1998||Oohira||T. Urata
|-
|(21597)||1998 WA8|| align=right|12,4|| align=right|3,021|| align=right|0,078|| align=right|11,27|| align=right|5,250||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21598)||1998 WP9|| align=right|14,5|| align=right|2,335|| align=right|0,154|| align=right|0,97|| align=right|3,567||MBA||28. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21599)||1998 WA15|| align=right|11,4|| align=right|5,209|| align=right|0,117|| align=right|11,21|| align=right|11,89||JUT||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21600)||1998 XL5|| align=right|12,2|| align=right|2,994|| align=right|0,093|| align=right|11,12|| align=right|5,180||MBA||7. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21601)||1998 XO89|| align=right|9,4|| align=right|5,181|| align=right|0,035|| align=right|19,51|| align=right|11,80||JUT||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(21602) Ialmenus||1998 YW1|| align=right|11,6|| align=right|5,180|| align=right|0,061|| align=right|7,95|| align=right|11,79||JUT||17. prosince 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(21603)||1999 BY|| align=right|13,8|| align=right|2,602|| align=right|0,112|| align=right|32,04|| align=right|4,195||MBA||17. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(21604)||1999 BS3|| align=right|14,1|| align=right|2,857|| align=right|0,029|| align=right|2,34|| align=right|4,827||MBA||19. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21605)||1999 CL81|| align=right|13,6|| align=right|3,061|| align=right|0,109|| align=right|10,87|| align=right|5,355||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21606)||1999 FH6|| align=right|15,4|| align=right|2,179|| align=right|0,067|| align=right|0,91|| align=right|3,217||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(21607)||1999 GG34|| align=right|12,9|| align=right|2,681|| align=right|0,103|| align=right|9,06|| align=right|4,390||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21608) Gloyna||1999 GQ35|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,152|| align=right|5,65|| align=right|3,643||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21609)||1999 JQ41|| align=right|13,6|| align=right|2,351|| align=right|0,235|| align=right|6,46|| align=right|3,604||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21610)||1999 JE48|| align=right|14,3|| align=right|2,790|| align=right|0,243|| align=right|9,97|| align=right|4,661||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21611)||1999 JV50|| align=right|14,0|| align=right|2,675|| align=right|0,198|| align=right|12,55|| align=right|4,374||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21612) Chelsagloria||1999 JS57|| align=right|14,1|| align=right|2,255|| align=right|0,072|| align=right|6,12|| align=right|3,386||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21613)||1999 JF68|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,207|| align=right|6,99|| align=right|3,559||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21614) Grochowski||1999 JW75|| align=right|14,3|| align=right|2,355|| align=right|0,162|| align=right|6,02|| align=right|3,614||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21615) Guardamano||1999 JQ76|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,071|| align=right|6,13|| align=right|3,457||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21616) Guhagilford||1999 JQ82|| align=right|14,5|| align=right|2,356|| align=right|0,128|| align=right|6,75|| align=right|3,615||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21617) Johnhagen||1999 JO119|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,148|| align=right|2,43|| align=right|3,584||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21618)||1999 JT122|| align=right|15,8|| align=right|2,162|| align=right|0,201|| align=right|2,63|| align=right|3,179||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21619)||1999 JN136|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,071|| align=right|5,51|| align=right|3,408||MBA||9. května 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21620)||1999 KU|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,237|| align=right|8,22|| align=right|4,171||MBA||16. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(21621)||1999 KR4|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,260|| align=right|8,70|| align=right|3,708||MBA||20. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21622)||1999 LV22|| align=right|15,1|| align=right|2,229|| align=right|0,219|| align=right|5,16|| align=right|3,328||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21623)||1999 LS24|| align=right|13,9|| align=right|2,385|| align=right|0,091|| align=right|3,29|| align=right|3,682||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21624)||1999 NA1|| align=right|13,1|| align=right|2,766|| align=right|0,151|| align=right|16,29|| align=right|4,601||MBA||11. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21625)||1999 NN2|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,231|| align=right|15,68|| align=right|5,478||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21626) Matthewhall||1999 NP2|| align=right|15,1|| align=right|2,254|| align=right|0,181|| align=right|5,24|| align=right|3,384||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21627)||1999 NZ3|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,203|| align=right|12,34|| align=right|4,070||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21628) Lucashof||1999 ND4|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,197|| align=right|0,23|| align=right|3,759||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21629)||1999 NT8|| align=right|15,9|| align=right|2,193|| align=right|0,031|| align=right|1,21|| align=right|3,247||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21630)||1999 NM9|| align=right|14,9|| align=right|2,191|| align=right|0,053|| align=right|1,21|| align=right|3,243||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21631) Stephenhonan||1999 NU10|| align=right|15,1|| align=right|2,413|| align=right|0,148|| align=right|4,86|| align=right|3,747||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21632)||1999 NR11|| align=right|14,0|| align=right|2,384|| align=right|0,282|| align=right|5,92|| align=right|3,681||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21633) Hsingpenyuan||1999 NW11|| align=right|14,3|| align=right|2,365|| align=right|0,089|| align=right|5,62|| align=right|3,636||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21634) Huangweikang||1999 NB18|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,190|| align=right|6,77|| align=right|3,492||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21635)||1999 NU19|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,200|| align=right|1,76|| align=right|3,805||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21636) Huertas||1999 NS34|| align=right|15,0|| align=right|2,221|| align=right|0,145|| align=right|3,90|| align=right|3,310||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21637) Ninahuffman||1999 NH36|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,192|| align=right|7,43|| align=right|3,623||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21638) Nicjachowski||1999 NA39|| align=right|15,6|| align=right|2,309|| align=right|0,195|| align=right|1,80|| align=right|3,507||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21639) Davidkaufman||1999 ND39|| align=right|14,3|| align=right|2,272|| align=right|0,118|| align=right|5,83|| align=right|3,424||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21640) Petekirkland||1999 NX39|| align=right|14,6|| align=right|2,278|| align=right|0,181|| align=right|5,82|| align=right|3,438||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21641) Tiffanyko||1999 NC40|| align=right|14,9|| align=right|2,713|| align=right|0,094|| align=right|4,85|| align=right|4,467||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21642) Kominers||1999 NH41|| align=right|15,3|| align=right|2,238|| align=right|0,182|| align=right|3,23|| align=right|3,348||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21643) Kornev||1999 NJ42|| align=right|15,9|| align=right|2,252|| align=right|0,140|| align=right|3,91|| align=right|3,378||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21644)||1999 NA50|| align=right|14,6|| align=right|2,415|| align=right|0,210|| align=right|9,10|| align=right|3,752||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21645)||1999 NZ50|| align=right|14,5|| align=right|2,548|| align=right|0,216|| align=right|11,58|| align=right|4,066||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21646)||1999 NK53|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,161|| align=right|13,08|| align=right|4,366||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21647)||1999 NE54|| align=right|14,7|| align=right|2,662|| align=right|0,083|| align=right|10,43|| align=right|4,343||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21648)||1999 NB57|| align=right|14,4|| align=right|2,602|| align=right|0,230|| align=right|11,54|| align=right|4,197||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21649)||1999 NQ59|| align=right|14,8|| align=right|2,726|| align=right|0,201|| align=right|14,45|| align=right|4,499||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21650) Tilgner||1999 OB1|| align=right|15,8|| align=right|2,301|| align=right|0,124|| align=right|6,08|| align=right|3,489||MBA||17. července 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(21651) Mission Valley||1999 OF1|| align=right|15,0|| align=right|2,845|| align=right|0,029|| align=right|13,82|| align=right|4,797||MBA||19. července 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|(21652)||1999 OQ2|| align=right|12,3|| align=right|2,612|| align=right|0,252|| align=right|11,97|| align=right|4,221||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21653)||1999 OH3|| align=right|13,8|| align=right|2,786|| align=right|0,215|| align=right|18,89|| align=right|4,650||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21654)||1999 PZ|| align=right|14,5|| align=right|2,308|| align=right|0,238|| align=right|7,24|| align=right|3,506||MBA||5. srpna 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(21655) Niklauswirth||1999 PC1|| align=right|13,3|| align=right|2,646|| align=right|0,179|| align=right|13,40|| align=right|4,303||MBA||8. srpna 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(21656) Knuth||1999 PX1|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,226|| align=right|9,26|| align=right|4,458||MBA||9. srpna 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(21657)||1999 PZ1|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,053|| align=right|7,29|| align=right|3,479||MBA||10. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(21658)||1999 PA2|| align=right|16,3|| align=right|2,157|| align=right|0,155|| align=right|2,53|| align=right|3,168||MBA||10. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(21659) Fredholm||1999 PR3|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,146|| align=right|4,90|| align=right|4,131||MBA||13. srpna 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21660) Velenia||1999 QZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,738|| align=right|0,042|| align=right|4,79|| align=right|4,529||MBA||20. srpna 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(21661) Olgagermani||1999 RA|| align=right|15,1|| align=right|2,361|| align=right|0,249|| align=right|5,62|| align=right|3,627||MBA||1. září 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(21662) Benigni||1999 RC|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,169|| align=right|13,03|| align=right|4,063||MBA||1. září 1999||Stroncone||Stroncone
|-
|(21663) Banat||1999 RM|| align=right|14,1|| align=right|3,055|| align=right|0,137|| align=right|9,29|| align=right|5,339||MBA||3. září 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(21664) Konradzuse||1999 RG1|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,207|| align=right|9,58|| align=right|4,233||MBA||4. září 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(21665) Frege||1999 RR1|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,126|| align=right|2,88|| align=right|3,425||MBA||5. září 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21666)||1999 RW1|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,223|| align=right|1,96|| align=right|4,420||MBA||5. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21667)||1999 RB3|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,052|| align=right|4,47|| align=right|3,385||MBA||6. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21668)||1999 RS6|| align=right|14,4|| align=right|2,399|| align=right|0,176|| align=right|9,84|| align=right|3,716||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21669)||1999 RF8|| align=right|16,1|| align=right|2,313|| align=right|0,183|| align=right|2,34|| align=right|3,518||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21670) Kuan||1999 RD11|| align=right|14,9|| align=right|2,272|| align=right|0,126|| align=right|2,57|| align=right|3,425||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21671)||1999 RP12|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,051|| align=right|14,67|| align=right|4,204||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21672) Laichunju||1999 RK14|| align=right|14,7|| align=right|2,557|| align=right|0,192|| align=right|8,09|| align=right|4,088||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21673) Leatherman||1999 RL15|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,082|| align=right|6,88|| align=right|3,663||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21674)||1999 RG18|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,136|| align=right|15,56|| align=right|4,251||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21675) Kaitlinmaria||1999 RM22|| align=right|15,7|| align=right|2,491|| align=right|0,059|| align=right|1,96|| align=right|3,931||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21676)||1999 RB23|| align=right|14,1|| align=right|2,971|| align=right|0,165|| align=right|11,44|| align=right|5,121||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21677) Tylerlyon||1999 RO23|| align=right|15,3|| align=right|2,520|| align=right|0,141|| align=right|3,63|| align=right|3,999||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21678) Lindner||1999 RK27|| align=right|14,4|| align=right|2,548|| align=right|0,152|| align=right|7,61|| align=right|4,067||MBA||5. září 1999||Drebach||G. Lehmann; J. Kandler
|-
|(21679) Bettypalermiti||1999 RD28|| align=right|15,4|| align=right|2,219|| align=right|0,200|| align=right|2,78|| align=right|3,306||MBA||8. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21680) Richardschwartz||1999 RS31|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,057|| align=right|5,30|| align=right|4,588||MBA||9. září 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(21681)||1999 RN32|| align=right|13,6|| align=right|3,168|| align=right|0,098|| align=right|9,27|| align=right|5,639||MBA||9. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21682) Peštafrantišek||1999 RT32|| align=right|15,3|| align=right|2,467|| align=right|0,081|| align=right|8,51|| align=right|3,875||MBA||9. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(21683) Segal||1999 RL33|| align=right|14,8|| align=right|2,278|| align=right|0,125|| align=right|5,21|| align=right|3,438||MBA||9. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21684) Alinafiocca||1999 RR33|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,130|| align=right|5,63|| align=right|3,783||MBA||4. září 1999||Anza||M. White; M. Collins
|-
|(21685) Francomallia||1999 RL35|| align=right|14,4|| align=right|2,893|| align=right|0,075|| align=right|1,00|| align=right|4,920||MBA||11. září 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(21686) Koschny||1999 RB36|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,110|| align=right|1,73|| align=right|3,452||MBA||11. září 1999||Drebach||A. Knofel
|-
|(21687) Filopanti||1999 RB37|| align=right|14,0|| align=right|2,777|| align=right|0,078|| align=right|5,73|| align=right|4,628||MBA||11. září 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(21688)||1999 RK37|| align=right|14,3|| align=right|1,923|| align=right|0,076|| align=right|25,50|| align=right|2,666||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21689)||1999 RL38|| align=right|15,1|| align=right|2,407|| align=right|0,190|| align=right|3,85|| align=right|3,734||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21690)||1999 RA39|| align=right|14,0|| align=right|2,339|| align=right|0,247|| align=right|24,76|| align=right|3,578||MBA||13. září 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(21691)||1999 RC42|| align=right|14,2|| align=right|2,431|| align=right|0,084|| align=right|4,84|| align=right|3,789||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21692)||1999 RH44|| align=right|15,0|| align=right|2,433|| align=right|0,145|| align=right|7,20|| align=right|3,795||MBA||15. září 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(21693)||1999 RT44|| align=right|13,8|| align=right|2,586|| align=right|0,215|| align=right|13,07|| align=right|4,157||MBA||14. září 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(21694)||1999 RL48|| align=right|14,1|| align=right|2,585|| align=right|0,262|| align=right|4,10|| align=right|4,155||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21695)||1999 RG49|| align=right|14,4|| align=right|2,441|| align=right|0,217|| align=right|3,34|| align=right|3,813||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21696) Ermalmquist||1999 RC52|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,184|| align=right|3,55|| align=right|3,512||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21697) Mascharak||1999 RW54|| align=right|15,1|| align=right|2,433|| align=right|0,146|| align=right|6,51|| align=right|3,795||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21698) McCarron||1999 RD56|| align=right|15,4|| align=right|2,532|| align=right|0,163|| align=right|3,50|| align=right|4,029||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21699)||1999 RE64|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,183|| align=right|3,03|| align=right|5,481||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21700) Caseynicole||1999 RD72|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,152|| align=right|3,74|| align=right|4,172||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21701) Gabemendoza||1999 RP72|| align=right|14,4|| align=right|2,854|| align=right|0,046|| align=right|3,04|| align=right|4,821||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21702) Prisymendoza||1999 RA73|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,084|| align=right|1,54|| align=right|3,311||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21703) Shravanimikk||1999 RM73|| align=right|14,7|| align=right|2,241|| align=right|0,172|| align=right|4,21|| align=right|3,355||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21704) Mikkilineni||1999 RD85|| align=right|15,3|| align=right|2,981|| align=right|0,031|| align=right|0,33|| align=right|5,146||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21705) Subinmin||1999 RA86|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,097|| align=right|3,24|| align=right|4,405||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21706) Robminehart||1999 RM87|| align=right|14,1|| align=right|3,187|| align=right|0,141|| align=right|0,27|| align=right|5,689||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21707) Johnmoore||1999 RY88|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,079|| align=right|5,36|| align=right|3,501||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21708) Mulhall||1999 RV90|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,058|| align=right|6,29|| align=right|4,245||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21709) Sethmurray||1999 RK92|| align=right|14,4|| align=right|2,260|| align=right|0,091|| align=right|6,07|| align=right|3,397||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21710) Nijhawan||1999 RS92|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,068|| align=right|1,59|| align=right|4,638||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21711)||1999 RE95|| align=right|14,7|| align=right|2,470|| align=right|0,173|| align=right|11,42|| align=right|3,880||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21712) Obaid||1999 RL96|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,178|| align=right|2,70|| align=right|3,780||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21713) Michaelolson||1999 RW97|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,163|| align=right|6,58|| align=right|3,440||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21714)||1999 RX109|| align=right|12,7|| align=right|2,897|| align=right|0,030|| align=right|11,78|| align=right|4,929||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21715) Palaniappan||1999 RA110|| align=right|14,4|| align=right|2,258|| align=right|0,066|| align=right|7,60|| align=right|3,393||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21716) Panchamia||1999 RX113|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,035|| align=right|3,22|| align=right|3,699||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21717) Pang||1999 RO114|| align=right|14,5|| align=right|2,913|| align=right|0,064|| align=right|1,94|| align=right|4,972||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21718) Cheonghapark||1999 RO115|| align=right|14,1|| align=right|2,568|| align=right|0,183|| align=right|2,62|| align=right|4,115||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21719) Pasricha||1999 RR115|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,130|| align=right|2,11|| align=right|3,769||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21720) Pilishvili||1999 RQ119|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,118|| align=right|7,56|| align=right|3,510||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21721) Feiniqu||1999 RY119|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,133|| align=right|7,10|| align=right|3,525||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21722) Rambhia||1999 RX120|| align=right|14,9|| align=right|2,348|| align=right|0,091|| align=right|5,74|| align=right|3,598||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21723)||1999 RT128|| align=right|14,1|| align=right|2,757|| align=right|0,279|| align=right|6,92|| align=right|4,578||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21724) Ratai||1999 RA132|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,126|| align=right|5,75|| align=right|3,552||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21725)||1999 RB132|| align=right|13,9|| align=right|2,978|| align=right|0,105|| align=right|9,74|| align=right|5,138||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21726) Rezvanian||1999 RB134|| align=right|14,1|| align=right|2,369|| align=right|0,110|| align=right|5,77|| align=right|3,646||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21727) Rhines||1999 RY135|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,179|| align=right|7,31|| align=right|3,550||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21728)||1999 RH136|| align=right|14,6|| align=right|2,666|| align=right|0,056|| align=right|15,23|| align=right|4,352||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21729) Kimrichards||1999 RE137|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,025|| align=right|5,39|| align=right|3,608||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21730) Ignaciorod||1999 RG138|| align=right|15,5|| align=right|2,207|| align=right|0,114|| align=right|3,95|| align=right|3,278||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21731)||1999 RT142|| align=right|13,8|| align=right|2,597|| align=right|0,049|| align=right|15,63|| align=right|4,185||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21732) Rumery||1999 RW142|| align=right|14,5|| align=right|2,679|| align=right|0,116|| align=right|4,83|| align=right|4,385||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21733) Schlottmann||1999 RX145|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,117|| align=right|3,44|| align=right|3,492||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21734)||1999 RM146|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,112|| align=right|10,57|| align=right|5,130||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21735) Nissaschmidt||1999 RV146|| align=right|14,8|| align=right|2,354|| align=right|0,122|| align=right|6,31|| align=right|3,611||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21736) Samaschneid||1999 RW149|| align=right|14,2|| align=right|2,321|| align=right|0,188|| align=right|2,32|| align=right|3,535||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21737) Stephenshulz||1999 RV151|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,154|| align=right|1,46|| align=right|3,764||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21738) Schwank||1999 RB153|| align=right|15,0|| align=right|2,323|| align=right|0,145|| align=right|5,58|| align=right|3,541||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21739) Annekeschwob||1999 RN157|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,080|| align=right|3,28|| align=right|3,444||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21740)||1999 RR159|| align=right|14,5|| align=right|2,668|| align=right|0,198|| align=right|11,93|| align=right|4,356||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21741)||1999 RN162|| align=right|13,6|| align=right|2,866|| align=right|0,131|| align=right|13,93|| align=right|4,851||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21742) Rachaelscott||1999 RU163|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,165|| align=right|4,31|| align=right|4,604||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21743) Michaelsegal||1999 RB164|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,052|| align=right|5,76|| align=right|4,166||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21744) Meliselinger||1999 RF168|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,177|| align=right|2,34|| align=right|3,766||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21745) Shadfan||1999 RX168|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,066|| align=right|4,42|| align=right|4,224||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21746) Carrieshaw||1999 RZ169|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,109|| align=right|1,33|| align=right|3,499||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21747) Justsolomon||1999 RD170|| align=right|14,2|| align=right|2,721|| align=right|0,191|| align=right|2,24|| align=right|4,488||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21748) Srinivasan||1999 RH170|| align=right|15,7|| align=right|2,227|| align=right|0,188|| align=right|3,46|| align=right|3,323||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21749)||1999 RM172|| align=right|13,9|| align=right|2,562|| align=right|0,256|| align=right|6,12|| align=right|4,100||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21750) Tartakahashi||1999 RG173|| align=right|15,7|| align=right|2,237|| align=right|0,116|| align=right|6,29|| align=right|3,344||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21751) Jennytaylor||1999 RT176|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,142|| align=right|1,53|| align=right|3,665||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21752) Johnthurmon||1999 RC179|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,125|| align=right|5,16|| align=right|3,689||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21753) Trudel||1999 RJ180|| align=right|15,0|| align=right|2,457|| align=right|0,082|| align=right|8,19|| align=right|3,851||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21754) Tvaruzkova||1999 RZ183|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,109|| align=right|7,46|| align=right|3,581||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21755)||1999 RE190|| align=right|13,5|| align=right|2,537|| align=right|0,206|| align=right|7,16|| align=right|4,041||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21756)||1999 RB192|| align=right|15,8|| align=right|2,170|| align=right|0,118|| align=right|3,99|| align=right|3,196||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21757)||1999 RQ194|| align=right|12,7|| align=right|2,996|| align=right|0,254|| align=right|16,20|| align=right|5,185||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21758) Adrianveres||1999 RT196|| align=right|14,7|| align=right|2,290|| align=right|0,094|| align=right|6,34|| align=right|3,466||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21759)||1999 RG197|| align=right|14,9|| align=right|2,465|| align=right|0,095|| align=right|12,31|| align=right|3,870||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21760)||1999 RM199|| align=right|14,3|| align=right|2,396|| align=right|0,266|| align=right|10,84|| align=right|3,709||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21761)||1999 RB201|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,183|| align=right|12,07|| align=right|4,108||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21762)||1999 RD201|| align=right|14,3|| align=right|2,558|| align=right|0,072|| align=right|14,27|| align=right|4,091||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21763)||1999 RR201|| align=right|13,0|| align=right|2,783|| align=right|0,163|| align=right|11,68|| align=right|4,643||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21764)||1999 RY205|| align=right|13,8|| align=right|2,607|| align=right|0,146|| align=right|13,02|| align=right|4,210||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21765)||1999 RU206|| align=right|13,6|| align=right|2,683|| align=right|0,214|| align=right|11,75|| align=right|4,394||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21766)||1999 RW208|| align=right|12,8|| align=right|2,712|| align=right|0,219|| align=right|6,49|| align=right|4,466||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21767)||1999 RB209|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,165|| align=right|7,62|| align=right|5,586||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21768)||1999 RL210|| align=right|13,5|| align=right|2,798|| align=right|0,065|| align=right|7,63|| align=right|4,680||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21769)||1999 RS210|| align=right|15,2|| align=right|2,632|| align=right|0,165|| align=right|13,89|| align=right|4,270||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21770) Wangyiran||1999 RF211|| align=right|14,7|| align=right|2,352|| align=right|0,049|| align=right|5,08|| align=right|3,606||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21771)||1999 RQ211|| align=right|14,6|| align=right|2,735|| align=right|0,211|| align=right|9,99|| align=right|4,524||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21772)||1999 RU211|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,201|| align=right|11,81|| align=right|5,562||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21773)||1999 RH216|| align=right|13,2|| align=right|2,801|| align=right|0,271|| align=right|9,01|| align=right|4,688||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21774)||1999 RR217|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,085|| align=right|6,66|| align=right|3,577||MBA||3. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21775)||1999 RC221|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,137|| align=right|5,28|| align=right|3,335||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21776)||1999 RE221|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,130|| align=right|5,48|| align=right|4,248||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21777)||1999 RS221|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,018|| align=right|8,40|| align=right|5,133||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(21778) Andrewarren||1999 RF225|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,129|| align=right|1,45|| align=right|3,750||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21779)||1999 RE231|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,120|| align=right|10,43|| align=right|4,081||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(21780)||1999 RY237|| align=right|14,9|| align=right|2,263|| align=right|0,149|| align=right|8,23|| align=right|3,404||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(21781)||1999 RE239|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,033|| align=right|7,75|| align=right|3,740||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(21782)||1999 RV239|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,149|| align=right|5,35|| align=right|3,604||MBA||8. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21783)||1999 RR248|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,064|| align=right|4,00|| align=right|4,304||MBA||7. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21784)||1999 SO1|| align=right|13,6|| align=right|2,712|| align=right|0,086|| align=right|6,44|| align=right|4,466||MBA||17. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21785) Méchain||1999 SS2|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,172|| align=right|18,67|| align=right|4,627||MBA||21. září 1999||Kleť||M. Tichý
|-
|(21786)||1999 SB4|| align=right|14,0|| align=right|3,148|| align=right|0,121|| align=right|7,15|| align=right|5,584||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21787)||1999 SG4|| align=right|13,3|| align=right|2,577|| align=right|0,119|| align=right|14,29|| align=right|4,137||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21788)||1999 SZ5|| align=right|14,5|| align=right|2,430|| align=right|0,319|| align=right|22,61|| align=right|3,786||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21789) Frankwasser||1999 SH7|| align=right|14,2|| align=right|2,287|| align=right|0,168|| align=right|6,40|| align=right|3,458||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21790)||1999 SN7|| align=right|13,3|| align=right|3,095|| align=right|0,142|| align=right|14,26|| align=right|5,445||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21791) Mattweegman||1999 SR7|| align=right|14,4|| align=right|2,377|| align=right|0,151|| align=right|7,60|| align=right|3,665||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21792)||1999 ST7|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,240|| align=right|10,14|| align=right|5,666||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21793)||1999 SG8|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,156|| align=right|10,03|| align=right|5,322||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21794)||1999 SK8|| align=right|13,8|| align=right|2,576|| align=right|0,135|| align=right|14,06|| align=right|4,135||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21795) Masi||1999 SN9|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,193|| align=right|1,85|| align=right|3,674||MBA||29. září 1999||Campo Catino||F. Mallia
|-
|(21796)||1999 SH11|| align=right|14,4|| align=right|2,778|| align=right|0,194|| align=right|8,96|| align=right|4,629||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(21797)||1999 SW11|| align=right|14,2|| align=right|2,350|| align=right|0,093|| align=right|6,90|| align=right|3,602||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(21798) Mitchweegman||1999 SZ16|| align=right|14,1|| align=right|2,246|| align=right|0,164|| align=right|6,51|| align=right|3,365||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21799) Ciociaria||1999 TP|| align=right|13,9|| align=right|3,075|| align=right|0,131|| align=right|17,01|| align=right|5,392||MBA||1. října 1999||Campo Catino||F. Mallia; G. Masi
|-
|(21800)||1999 TM1|| align=right|14,8|| align=right|2,226|| align=right|0,057|| align=right|8,43|| align=right|3,321||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21801) Ančerl||1999 TW3|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,094|| align=right|5,38|| align=right|3,701||MBA||2. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(21802) Svoreň||1999 TE6|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,017|| align=right|8,64|| align=right|4,170||MBA||6. října 1999||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(21803)||1999 TC7|| align=right|14,1|| align=right|2,327|| align=right|0,064|| align=right|7,38|| align=right|3,549||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(21804) Václavneumann||1999 TC8|| align=right|14,5|| align=right|3,934|| align=right|0,268|| align=right|3,84|| align=right|7,801||HLD||4. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(21805)||1999 TQ9|| align=right|13,9|| align=right|3,093|| align=right|0,197|| align=right|0,72|| align=right|5,439||MBA||8. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(21806)||1999 TE14|| align=right|14,7|| align=right|2,400|| align=right|0,221|| align=right|1,81|| align=right|3,719||MBA||10. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(21807)||1999 TH14|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,178|| align=right|1,88|| align=right|5,620||MBA||10. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(21808)||1999 TR18|| align=right|13,9|| align=right|2,921|| align=right|0,108|| align=right|1,81|| align=right|4,992||MBA||14. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21809)||1999 TG19|| align=right|14,2|| align=right|2,695|| align=right|0,018|| align=right|3,67|| align=right|4,424||MBA||15. října 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(21810)||1999 TK19|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,144|| align=right|3,31|| align=right|4,174||MBA||9. října 1999||Uto||F. Uto
|-
|(21811) Burroughs||1999 TR20|| align=right|14,1|| align=right|3,173|| align=right|0,119|| align=right|5,14|| align=right|5,652||MBA||5. října 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(21812)||1999 TZ22|| align=right|15,1|| align=right|2,940|| align=right|0,086|| align=right|2,99|| align=right|5,041||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21813) Danwinegar||1999 TK25|| align=right|14,4|| align=right|2,433|| align=right|0,162|| align=right|3,00|| align=right|3,795||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21814) Shanawolff||1999 TQ27|| align=right|14,2|| align=right|2,249|| align=right|0,075|| align=right|3,96|| align=right|3,373||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21815) Fanyang||1999 TF29|| align=right|14,3|| align=right|2,406|| align=right|0,079|| align=right|4,22|| align=right|3,730||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21816)||1999 TE31|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,121|| align=right|14,97|| align=right|4,315||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21817) Yingling||1999 TG32|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,178|| align=right|4,23|| align=right|4,337||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21818) Yurkanin||1999 TJ32|| align=right|14,2|| align=right|3,021|| align=right|0,057|| align=right|2,03|| align=right|5,249||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21819)||1999 TX32|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,075|| align=right|1,05|| align=right|5,627||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21820)||1999 TQ34|| align=right|14,1|| align=right|2,329|| align=right|0,239|| align=right|13,16|| align=right|3,555||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21821)||1999 TN36|| align=right|14,7|| align=right|2,940|| align=right|0,088|| align=right|2,88|| align=right|5,040||MBA||12. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21822)||1999 TX36|| align=right|14,1|| align=right|2,522|| align=right|0,127|| align=right|12,68|| align=right|4,004||MBA||15. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21823)||1999 TX72|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,184|| align=right|3,31|| align=right|3,758||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21824)||1999 TD75|| align=right|15,0|| align=right|2,522|| align=right|0,101|| align=right|2,78|| align=right|4,003||MBA||10. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21825) Zhangyizhong||1999 TR88|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,170|| align=right|1,56|| align=right|3,742||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21826) Youjiazhong||1999 TJ91|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,157|| align=right|1,78|| align=right|3,396||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21827) Chingzhu||1999 TS91|| align=right|15,1|| align=right|2,443|| align=right|0,052|| align=right|8,21|| align=right|3,819||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21828)||1999 TN92|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,114|| align=right|2,61|| align=right|5,615||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21829) Kaylacornale||1999 TZ92|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,193|| align=right|7,25|| align=right|3,430||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21830)||1999 TW93|| align=right|14,7|| align=right|3,043|| align=right|0,224|| align=right|3,00|| align=right|5,308||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21831)||1999 TX93|| align=right|12,8|| align=right|2,592|| align=right|0,179|| align=right|11,55|| align=right|4,172||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21832)||1999 TZ93|| align=right|14,4|| align=right|2,544|| align=right|0,048|| align=right|3,97|| align=right|4,057||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21833)||1999 TE95|| align=right|15,3|| align=right|2,295|| align=right|0,130|| align=right|7,45|| align=right|3,475||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21834)||1999 TL96|| align=right|15,1|| align=right|2,327|| align=right|0,170|| align=right|5,92|| align=right|3,549||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21835)||1999 TN96|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,138|| align=right|6,30|| align=right|5,568||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21836)||1999 TX96|| align=right|13,4|| align=right|3,023|| align=right|0,083|| align=right|11,11|| align=right|5,256||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21837)||1999 TL97|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,087|| align=right|6,86|| align=right|3,738||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21838)||1999 TM99|| align=right|14,7|| align=right|2,764|| align=right|0,167|| align=right|10,45|| align=right|4,594||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21839)||1999 TP100|| align=right|15,0|| align=right|2,942|| align=right|0,093|| align=right|3,36|| align=right|5,047||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21840) Ghoshchoudhury||1999 TT101|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,102|| align=right|7,43|| align=right|3,532||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21841)||1999 TE102|| align=right|13,6|| align=right|2,963|| align=right|0,107|| align=right|11,59|| align=right|5,101||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21842)||1999 TH102|| align=right|12,7|| align=right|3,108|| align=right|0,186|| align=right|16,41|| align=right|5,478||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21843)||1999 TF105|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,101|| align=right|2,61|| align=right|3,387||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21844)||1999 TN112|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,053|| align=right|2,68|| align=right|5,140||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21845)||1999 TC113|| align=right|14,7|| align=right|2,437|| align=right|0,113|| align=right|5,48|| align=right|3,804||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21846) Wojakowski||1999 TT114|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,111|| align=right|1,74|| align=right|3,727||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21847)||1999 TA116|| align=right|13,8|| align=right|2,805|| align=right|0,195|| align=right|7,22|| align=right|4,697||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21848)||1999 TO116|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,186|| align=right|13,11|| align=right|4,639||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21849)||1999 TA141|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,206|| align=right|3,19|| align=right|3,552||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21850) Abshir||1999 TF142|| align=right|15,3|| align=right|2,678|| align=right|0,027|| align=right|2,37|| align=right|4,381||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21851)||1999 TO142|| align=right|15,3|| align=right|2,459|| align=right|0,230|| align=right|3,30|| align=right|3,855||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21852) Bolander||1999 TR143|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,153|| align=right|5,89|| align=right|3,774||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21853) Kelseykay||1999 TU146|| align=right|14,8|| align=right|2,987|| align=right|0,076|| align=right|4,38|| align=right|5,162||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21854) Brendandwyer||1999 TJ147|| align=right|15,3|| align=right|2,619|| align=right|0,126|| align=right|4,60|| align=right|4,237||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21855)||1999 TG150|| align=right|13,8|| align=right|3,213|| align=right|0,096|| align=right|2,89|| align=right|5,757||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21856) Heathermaria||1999 TR150|| align=right|15,6|| align=right|2,213|| align=right|0,159|| align=right|5,45|| align=right|3,292||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21857)||1999 TJ154|| align=right|14,0|| align=right|2,850|| align=right|0,074|| align=right|2,46|| align=right|4,811||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21858) Gosal||1999 TY155|| align=right|14,1|| align=right|2,935|| align=right|0,066|| align=right|3,13|| align=right|5,027||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21859)||1999 TF172|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,231|| align=right|3,59|| align=right|4,204||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21860) Joannaguy||1999 TX180|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,032|| align=right|3,31|| align=right|4,407||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21861) Maryhedberg||1999 TU189|| align=right|14,6|| align=right|2,965|| align=right|0,043|| align=right|9,46|| align=right|5,106||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21862) Joshuajones||1999 TV189|| align=right|14,3|| align=right|3,062|| align=right|0,075|| align=right|8,72|| align=right|5,358||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21863)||1999 TC194|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,051|| align=right|4,89|| align=right|5,648||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21864)||1999 TD238|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,087|| align=right|5,36|| align=right|3,474||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21865)||1999 TD246|| align=right|13,5|| align=right|2,588|| align=right|0,128|| align=right|13,50|| align=right|4,162||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21866)||1999 TP247|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,105|| align=right|5,19|| align=right|4,130||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21867)||1999 TQ251|| align=right|12,6|| align=right|3,364|| align=right|0,057|| align=right|17,48|| align=right|6,170||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21868)||1999 TK291|| align=right|13,9|| align=right|2,758|| align=right|0,163|| align=right|7,44|| align=right|4,581||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21869)||1999 TE296|| align=right|14,2|| align=right|2,715|| align=right|0,051|| align=right|6,45|| align=right|4,473||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21870)||1999 UD1|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,134|| align=right|6,63|| align=right|3,487||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21871)||1999 UK2|| align=right|14,4|| align=right|2,325|| align=right|0,127|| align=right|5,97|| align=right|3,544||MBA||17. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21872)||1999 UP3|| align=right|14,0|| align=right|2,713|| align=right|0,142|| align=right|4,83|| align=right|4,468||MBA||18. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21873) Jindřichůvhradec||1999 UU3|| align=right|13,0|| align=right|3,151|| align=right|0,209|| align=right|4,47|| align=right|5,593||MBA||29. října 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(21874)||1999 UB6|| align=right|14,7|| align=right|2,282|| align=right|0,110|| align=right|3,35|| align=right|3,447||MBA||18. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21875)||1999 UD6|| align=right|13,5|| align=right|2,893|| align=right|0,130|| align=right|9,37|| align=right|4,921||MBA||22. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21876)||1999 UL9|| align=right|14,7|| align=right|2,457|| align=right|0,077|| align=right|6,12|| align=right|3,852||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21877)||1999 UL12|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,174|| align=right|2,58|| align=right|3,643||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21878)||1999 UF13|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,040|| align=right|10,02|| align=right|5,191||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21879)||1999 UH13|| align=right|14,9|| align=right|2,557|| align=right|0,088|| align=right|2,25|| align=right|4,087||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21880)||1999 UF14|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,109|| align=right|4,27|| align=right|4,072||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21881)||1999 UK15|| align=right|14,4|| align=right|2,769|| align=right|0,086|| align=right|2,48|| align=right|4,608||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21882)||1999 UL16|| align=right|15,5|| align=right|2,462|| align=right|0,204|| align=right|1,86|| align=right|3,861||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21883)||1999 UC25|| align=right|14,8|| align=right|2,359|| align=right|0,068|| align=right|6,57|| align=right|3,622||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21884)||1999 UO26|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,090|| align=right|3,77|| align=right|4,138||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21885)||1999 UY27|| align=right|14,4|| align=right|3,104|| align=right|0,056|| align=right|10,47|| align=right|5,467||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21886)||1999 UZ35|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,143|| align=right|1,77|| align=right|4,352||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21887)||1999 UH42|| align=right|13,2|| align=right|2,978|| align=right|0,066|| align=right|9,71|| align=right|5,139||MBA||20. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21888)||1999 UL44|| align=right|13,0|| align=right|3,060|| align=right|0,039|| align=right|9,16|| align=right|5,352||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21889)||1999 UJ47|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,154|| align=right|4,54|| align=right|4,274||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21890)||1999 UG50|| align=right|14,2|| align=right|2,966|| align=right|0,043|| align=right|10,71|| align=right|5,107||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(21891)||1999 VZ2|| align=right|14,7|| align=right|2,396|| align=right|0,083|| align=right|6,99|| align=right|3,708||MBA||1. listopadu 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(21892)||1999 VM3|| align=right|14,1|| align=right|3,107|| align=right|0,153|| align=right|2,50|| align=right|5,476||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21893)||1999 VL4|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,375|| align=right|2,94|| align=right|3,627||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(21894)||1999 VQ4|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,051|| align=right|14,97|| align=right|4,149||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(21895)||1999 VA5|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,199|| align=right|4,17|| align=right|5,597||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21896)||1999 VM6|| align=right|14,0|| align=right|3,175|| align=right|0,171|| align=right|5,77|| align=right|5,657||MBA||7. listopadu 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(21897)||1999 VG7|| align=right|14,5|| align=right|2,780|| align=right|0,055|| align=right|0,87|| align=right|4,634||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21898)||1999 VJ7|| align=right|13,2|| align=right|3,122|| align=right|0,156|| align=right|9,30|| align=right|5,517||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21899)||1999 VU8|| align=right|14,1|| align=right|2,847|| align=right|0,147|| align=right|13,94|| align=right|4,803||MBA||8. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21900)||1999 VQ10|| align=right|9,8|| align=right|5,153|| align=right|0,037|| align=right|8,46|| align=right|11,70||JUT||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21901)||1999 VZ11|| align=right|13,4|| align=right|2,596|| align=right|0,150|| align=right|10,01|| align=right|4,181||MBA||10. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21902)||1999 VD12|| align=right|13,7|| align=right|3,163|| align=right|0,203|| align=right|13,89|| align=right|5,625||MBA||10. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21903) Wallace||1999 VE12|| align=right|12,7|| align=right|3,052|| align=right|0,044|| align=right|9,74|| align=right|5,330||MBA||10. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21904)||1999 VV12|| align=right|11,3|| align=right|3,149|| align=right|0,098|| align=right|21,54|| align=right|5,587||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21905)||1999 VX14|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,089|| align=right|1,97|| align=right|3,521||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21906)||1999 VH20|| align=right|13,8|| align=right|2,658|| align=right|0,184|| align=right|10,75|| align=right|4,333||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21907)||1999 VM20|| align=right|12,9|| align=right|2,673|| align=right|0,125|| align=right|12,70|| align=right|4,369||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21908)||1999 VQ21|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,164|| align=right|3,16|| align=right|3,798||MBA||12. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21909)||1999 VR21|| align=right|14,5|| align=right|2,553|| align=right|0,136|| align=right|6,42|| align=right|4,079||MBA||12. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21910)||1999 VT23|| align=right|13,8|| align=right|2,267|| align=right|0,192|| align=right|6,53|| align=right|3,414||MBA||14. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21911)||1999 VW23|| align=right|13,1|| align=right|2,782|| align=right|0,169|| align=right|9,49|| align=right|4,640||MBA||14. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21912)||1999 VL24|| align=right|12,9|| align=right|2,660|| align=right|0,165|| align=right|12,17|| align=right|4,338||MBA||15. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21913) Taylorjones||1999 VK28|| align=right|14,5|| align=right|2,711|| align=right|0,054|| align=right|1,65|| align=right|4,463||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21914) Melakabinoff||1999 VX34|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,189|| align=right|5,52|| align=right|3,492||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21915) Lavins||1999 VE35|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,120|| align=right|4,40|| align=right|4,014||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21916)||1999 VU37|| align=right|13,9|| align=right|2,346|| align=right|0,124|| align=right|7,26|| align=right|3,593||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21917)||1999 VY37|| align=right|13,7|| align=right|3,040|| align=right|0,143|| align=right|5,89|| align=right|5,299||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21918)||1999 VN45|| align=right|14,7|| align=right|2,741|| align=right|0,261|| align=right|17,51|| align=right|4,538||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(21919) Luga||1999 VV47|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,055|| align=right|8,29|| align=right|5,380||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21920)||1999 VZ47|| align=right|14,4|| align=right|3,076|| align=right|0,114|| align=right|10,43|| align=right|5,395||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21921) Camdenmiller||1999 VE49|| align=right|14,2|| align=right|2,295|| align=right|0,167|| align=right|4,82|| align=right|3,475||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21922) Mocz||1999 VK49|| align=right|14,6|| align=right|2,248|| align=right|0,138|| align=right|7,20|| align=right|3,371||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21923)||1999 VT52|| align=right|12,9|| align=right|2,651|| align=right|0,136|| align=right|14,53|| align=right|4,315||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21924) Alyssaovaitt||1999 VN53|| align=right|14,9|| align=right|2,543|| align=right|0,072|| align=right|5,06|| align=right|4,055||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21925) Supasternak||1999 VW53|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,118|| align=right|5,11|| align=right|3,552||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21926) Jacobperry||1999 VH54|| align=right|14,6|| align=right|3,044|| align=right|0,034|| align=right|0,51|| align=right|5,310||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21927) Sarahpierz||1999 VB55|| align=right|15,0|| align=right|3,070|| align=right|0,094|| align=right|1,86|| align=right|5,379||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21928) Prabakaran||1999 VX55|| align=right|14,5|| align=right|2,728|| align=right|0,071|| align=right|4,09|| align=right|4,506||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21929) Nileshraval||1999 VP56|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,028|| align=right|3,81|| align=right|4,258||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21930)||1999 VP61|| align=right|13,0|| align=right|3,951|| align=right|0,252|| align=right|2,33|| align=right|7,851||HLD||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21931)||1999 VB64|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,140|| align=right|12,78|| align=right|4,123||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21932) Rios||1999 VP65|| align=right|14,5|| align=right|2,886|| align=right|0,075|| align=right|3,24|| align=right|4,902||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21933) Aaronrozon||1999 VL70|| align=right|14,6|| align=right|2,932|| align=right|0,059|| align=right|2,85|| align=right|5,021||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21934)||1999 VY71|| align=right|13,4|| align=right|2,651|| align=right|0,108|| align=right|12,76|| align=right|4,315||MBA||7. listopadu 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21935)||1999 VZ77|| align=right|13,9|| align=right|2,276|| align=right|0,092|| align=right|6,28|| align=right|3,432||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21936) Ryan||1999 VH79|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,100|| align=right|2,07|| align=right|3,385||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21937) Basheehan||1999 VV80|| align=right|14,5|| align=right|2,921|| align=right|0,039|| align=right|1,06|| align=right|4,992||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21938)||1999 VE81|| align=right|13,6|| align=right|2,563|| align=right|0,089|| align=right|5,58|| align=right|4,103||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21939) Kasmith||1999 VJ89|| align=right|15,0|| align=right|2,916|| align=right|0,032|| align=right|1,49|| align=right|4,979||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21940)||1999 VU91|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,074|| align=right|14,37|| align=right|4,204||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21941)||1999 VU92|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,121|| align=right|11,38|| align=right|4,434||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21942) Subramanian||1999 VN106|| align=right|15,6|| align=right|2,639|| align=right|0,144|| align=right|0,40|| align=right|4,285||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21943)||1999 VG114|| align=right|14,4|| align=right|2,402|| align=right|0,203|| align=right|8,54|| align=right|3,723||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(21944)||1999 VA118|| align=right|15,3|| align=right|2,621|| align=right|0,118|| align=right|11,45|| align=right|4,242||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21945)||1999 VL135|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,108|| align=right|5,55|| align=right|3,485||MBA||13. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21946)||1999 VD138|| align=right|14,5|| align=right|2,360|| align=right|0,201|| align=right|7,42|| align=right|3,626||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(21947)||1999 VG141|| align=right|15,0|| align=right|2,890|| align=right|0,019|| align=right|1,22|| align=right|4,913||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21948)||1999 VY149|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,210|| align=right|0,97|| align=right|3,584||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21949) Tatulian||1999 VA156|| align=right|14,1|| align=right|2,717|| align=right|0,123|| align=right|3,37|| align=right|4,477||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21950)||1999 VS158|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,026|| align=right|8,71|| align=right|5,319||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21951)||1999 VE159|| align=right|14,0|| align=right|3,079|| align=right|0,042|| align=right|5,84|| align=right|5,403||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21952) Terry||1999 VD165|| align=right|14,3|| align=right|2,474|| align=right|0,162|| align=right|2,78|| align=right|3,891||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21953)||1999 VB176|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,113|| align=right|5,85|| align=right|4,521||MBA||2. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(21954)||1999 VU178|| align=right|14,1|| align=right|2,714|| align=right|0,100|| align=right|11,92|| align=right|4,470||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21955)||1999 VW178|| align=right|12,6|| align=right|2,794|| align=right|0,118|| align=right|14,28|| align=right|4,669||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21956) Thangada||1999 VE179|| align=right|14,3|| align=right|2,775|| align=right|0,100|| align=right|9,90|| align=right|4,623||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21957)||1999 VU179|| align=right|14,1|| align=right|3,043|| align=right|0,058|| align=right|11,94|| align=right|5,306||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21958) Tripuraneni||1999 VU185|| align=right|14,3|| align=right|2,551|| align=right|0,105|| align=right|9,36|| align=right|4,073||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21959)||1999 VM186|| align=right|13,3|| align=right|3,249|| align=right|0,098|| align=right|9,47|| align=right|5,857||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21960)||1999 VH189|| align=right|13,8|| align=right|2,765|| align=right|0,117|| align=right|4,24|| align=right|4,596||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21961)||1999 VE203|| align=right|13,1|| align=right|2,995|| align=right|0,124|| align=right|11,40|| align=right|5,181||MBA||8. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(21962)||1999 VS203|| align=right|14,4|| align=right|2,783|| align=right|0,174|| align=right|9,89|| align=right|4,642||MBA||9. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21963)||1999 VP207|| align=right|13,6|| align=right|2,596|| align=right|0,186|| align=right|14,71|| align=right|4,183||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(21964)||1999 VK213|| align=right|13,4|| align=right|3,211|| align=right|0,046|| align=right|13,71|| align=right|5,754||MBA||13. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21965)||1999 VO213|| align=right|14,7|| align=right|2,958|| align=right|0,095|| align=right|10,32|| align=right|5,086||MBA||13. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21966)||1999 WJ9|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,310|| align=right|6,61|| align=right|3,749||MBA||27. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21967)||1999 WS9|| align=right|12,0|| align=right|2,684|| align=right|0,081|| align=right|10,36|| align=right|4,397||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21968)||1999 WE10|| align=right|13,6|| align=right|2,771|| align=right|0,070|| align=right|8,10|| align=right|4,613||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21969)||1999 WJ17|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,066|| align=right|6,05|| align=right|3,561||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(21970) Tyle||1999 XC|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,168|| align=right|6,16|| align=right|3,493||MBA||1. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21971)||1999 XG|| align=right|14,3|| align=right|2,651|| align=right|0,215|| align=right|12,21|| align=right|4,316||MBA||1. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21972)||1999 XU|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,252|| align=right|6,66|| align=right|4,226||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21973)||1999 XP1|| align=right|14,0|| align=right|2,532|| align=right|0,159|| align=right|6,47|| align=right|4,027||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21974)||1999 XV1|| align=right|13,4|| align=right|2,656|| align=right|0,104|| align=right|5,16|| align=right|4,328||MBA||3. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21975)||1999 XR2|| align=right|14,1|| align=right|2,260|| align=right|0,172|| align=right|4,32|| align=right|3,396||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21976)||1999 XV2|| align=right|13,4|| align=right|2,385|| align=right|0,169|| align=right|7,84|| align=right|3,682||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21977)||1999 XW2|| align=right|13,3|| align=right|2,516|| align=right|0,073|| align=right|10,75|| align=right|3,989||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21978)||1999 XW3|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,111|| align=right|11,72|| align=right|5,497||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(21979)||1999 XQ4|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,065|| align=right|3,05|| align=right|4,300||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(21980)||1999 XA5|| align=right|14,8|| align=right|2,948|| align=right|0,092|| align=right|2,29|| align=right|5,062||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(21981)||1999 XX5|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,094|| align=right|5,96|| align=right|4,581||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(21982)||1999 XL8|| align=right|14,6|| align=right|2,264|| align=right|0,143|| align=right|3,18|| align=right|3,407||MBA||4. prosince 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(21983)||1999 XB12|| align=right|14,0|| align=right|2,670|| align=right|0,116|| align=right|11,77|| align=right|4,362||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(21984)||1999 XC12|| align=right|13,8|| align=right|3,014|| align=right|0,052|| align=right|9,71|| align=right|5,231||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(21985) Šejna||1999 XG15|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,108|| align=right|0,73|| align=right|5,493||MBA||2. prosince 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(21986) Alexanduribe||1999 XO17|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,133|| align=right|7,47|| align=right|3,656||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21987)||1999 XH18|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,245|| align=right|6,99|| align=right|4,133||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21988)||1999 XQ20|| align=right|14,1|| align=right|2,968|| align=right|0,066|| align=right|10,90|| align=right|5,112||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21989) Werntz||1999 XU20|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,184|| align=right|3,82|| align=right|5,497||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21990) Garretyazzie||1999 XH22|| align=right|14,1|| align=right|2,914|| align=right|0,107|| align=right|2,56|| align=right|4,975||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21991) Zane||1999 XM23|| align=right|14,8|| align=right|2,834|| align=right|0,090|| align=right|3,13|| align=right|4,771||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21992)||1999 XZ23|| align=right|14,3|| align=right|2,158|| align=right|0,091|| align=right|4,36|| align=right|3,169||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21993)||1999 XH26|| align=right|14,4|| align=right|2,916|| align=right|0,079|| align=right|1,12|| align=right|4,978||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21994)||1999 XU26|| align=right|15,5|| align=right|2,196|| align=right|0,130|| align=right|1,92|| align=right|3,254||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21995)||1999 XL29|| align=right|14,1|| align=right|2,545|| align=right|0,127|| align=right|6,71|| align=right|4,059||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21996)||1999 XP31|| align=right|12,4|| align=right|2,564|| align=right|0,138|| align=right|16,02|| align=right|4,105||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(21997)||1999 XP36|| align=right|13,4|| align=right|2,583|| align=right|0,180|| align=right|10,85|| align=right|4,151||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21998)||1999 XH37|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,036|| align=right|14,82|| align=right|4,170||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21999) Disora||1999 XS38|| align=right|13,6|| align=right|2,662|| align=right|0,160|| align=right|14,32|| align=right|4,342||MBA||7. prosince 1999||Campo Catino||F. Mallia
|-
|(22000)||1999 XF40|| align=right|13,8|| align=right|3,184|| align=right|0,066|| align=right|3,09|| align=right|5,680||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek